|-
|(56001)||1998 SR146|| align=right|15,7|| align=right|2,232|| align=right|0,176|| align=right|5,53|| align=right|3,333||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(56002)||1998 SJ147|| align=right|16,9|| align=right|2,370|| align=right|0,156|| align=right|3,74|| align=right|3,647||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(56003)||1998 SB156|| align=right|17,2|| align=right|2,313|| align=right|0,208|| align=right|2,87|| align=right|3,516||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(56004)||1998 SO161|| align=right|16,5|| align=right|2,222|| align=right|0,107|| align=right|7,71|| align=right|3,311||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(56005)||1998 SK169|| align=right|15,6|| align=right|2,775|| align=right|0,164|| align=right|10,02|| align=right|4,622||MBA||22. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56006)||1998 TJ13|| align=right|15,2|| align=right|2,210|| align=right|0,123|| align=right|3,30|| align=right|3,285||MBA||13. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(56007)||1998 TP14|| align=right|16,5|| align=right|2,191|| align=right|0,044|| align=right|1,10|| align=right|3,242||MBA||14. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(56008)||1998 TL20|| align=right|16,7|| align=right|2,239|| align=right|0,104|| align=right|6,49|| align=right|3,351||MBA||13. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(56009)||1998 TZ33|| align=right|16,6|| align=right|2,308|| align=right|0,210|| align=right|3,71|| align=right|3,505||MBA||14. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56010)||1998 UJ8|| align=right|15,6|| align=right|2,279|| align=right|0,155|| align=right|3,74|| align=right|3,439||MBA||24. října 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(56011)||1998 UJ16|| align=right|14,4|| align=right|2,313|| align=right|0,158|| align=right|6,14|| align=right|3,516||MBA||23. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(56012)||1998 UE19|| align=right|16,1|| align=right|2,225|| align=right|0,150|| align=right|3,51|| align=right|3,319||MBA||27. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(56013)||1998 UB21|| align=right|15,2|| align=right|2,323|| align=right|0,269|| align=right|21,60|| align=right|3,540||MBA||29. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(56014)||1998 UO25|| align=right|17,0|| align=right|2,314|| align=right|0,174|| align=right|3,49|| align=right|3,520||MBA||18. října 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(56015)||1998 UH26|| align=right|15,8|| align=right|2,242|| align=right|0,070|| align=right|4,50|| align=right|3,356||MBA||18. října 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(56016)||1998 UO36|| align=right|15,8|| align=right|2,215|| align=right|0,150|| align=right|6,02|| align=right|3,295||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(56017)||1998 VC4|| align=right|16,4|| align=right|2,403|| align=right|0,184|| align=right|1,59|| align=right|3,723||MBA||11. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(56018)||1998 VH4|| align=right|16,1|| align=right|2,328|| align=right|0,157|| align=right|3,78|| align=right|3,551||MBA||11. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(56019)||1998 VS4|| align=right|16,3|| align=right|2,174|| align=right|0,180|| align=right|5,63|| align=right|3,205||MBA||11. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(56020)||1998 VW10|| align=right|16,7|| align=right|2,286|| align=right|0,177|| align=right|0,99|| align=right|3,456||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(56021)||1998 VD16|| align=right|16,0|| align=right|2,332|| align=right|0,181|| align=right|7,12|| align=right|3,561||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(56022)||1998 VL23|| align=right|15,8|| align=right|2,329|| align=right|0,217|| align=right|3,42|| align=right|3,555||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(56023)||1998 VX28|| align=right|15,9|| align=right|2,257|| align=right|0,130|| align=right|5,78|| align=right|3,391||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(56024)||1998 VA30|| align=right|15,3|| align=right|2,409|| align=right|0,173|| align=right|6,21|| align=right|3,737||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(56025)||1998 VW30|| align=right|16,0|| align=right|2,254|| align=right|0,127|| align=right|1,71|| align=right|3,383||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(56026)||1998 VN52|| align=right|14,5|| align=right|2,404|| align=right|0,174|| align=right|7,61|| align=right|3,727||MBA||13. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(56027)||1998 WG1|| align=right|15,1|| align=right|2,307|| align=right|0,241|| align=right|25,11|| align=right|3,502||MBA||18. listopadu 1998||Catalina||CSS
|-
|(56028)||1998 WA14|| align=right|15,8|| align=right|2,345|| align=right|0,196|| align=right|0,44|| align=right|3,591||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(56029)||1998 WZ15|| align=right|15,6|| align=right|2,339|| align=right|0,169|| align=right|3,06|| align=right|3,576||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(56030)||1998 WH16|| align=right|16,1|| align=right|2,302|| align=right|0,073|| align=right|6,72|| align=right|3,492||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(56031)||1998 WO18|| align=right|15,0|| align=right|2,321|| align=right|0,241|| align=right|5,14|| align=right|3,536||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(56032)||1998 WX18|| align=right|15,9|| align=right|2,236|| align=right|0,087|| align=right|6,26|| align=right|3,344||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(56033)||1998 WF19|| align=right|15,5|| align=right|2,273|| align=right|0,109|| align=right|5,07|| align=right|3,426||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(56034)||1998 WS19|| align=right|14,6|| align=right|2,627|| align=right|0,252|| align=right|11,77|| align=right|4,257||MBA||25. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(56035)||1998 WV20|| align=right|15,5|| align=right|2,177|| align=right|0,060|| align=right|2,59|| align=right|3,212||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(56036)||1998 WH31|| align=right|15,0|| align=right|2,287|| align=right|0,232|| align=right|24,85|| align=right|3,459||MBA||23. listopadu 1998||Catalina||CSS
|-
|(56037)||1998 WF32|| align=right|16,0|| align=right|2,272|| align=right|0,141|| align=right|6,10|| align=right|3,424||MBA||20. listopadu 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56038)||1998 XC3|| align=right|15,3|| align=right|2,540|| align=right|0,202|| align=right|4,24|| align=right|4,047||MBA||7. prosince 1998||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(56039)||1998 XO3|| align=right|15,1|| align=right|2,353|| align=right|0,238|| align=right|7,66|| align=right|3,608||MBA||9. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(56040)||1998 XP3|| align=right|16,3|| align=right|2,349|| align=right|0,157|| align=right|2,67|| align=right|3,599||MBA||9. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(56041)||1998 XO4|| align=right|14,7|| align=right|2,295|| align=right|0,218|| align=right|7,68|| align=right|3,476||MBA||8. prosince 1998||Blauvac||R. Roy
|-
|(56042)||1998 XW10|| align=right|14,1|| align=right|2,317|| align=right|0,130|| align=right|6,43|| align=right|3,526||MBA||15. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(56043)||1998 XQ11|| align=right|15,3|| align=right|2,247|| align=right|0,212|| align=right|5,64|| align=right|3,367||MBA||14. prosince 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(56044)||1998 XU17|| align=right|15,5|| align=right|2,404|| align=right|0,175|| align=right|3,14|| align=right|3,726||MBA||15. prosince 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(56045)||1998 XD21|| align=right|14,7|| align=right|2,177|| align=right|0,120|| align=right|3,30|| align=right|3,212||MBA||10. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(56046)||1998 XC26|| align=right|14,4|| align=right|2,475|| align=right|0,118|| align=right|11,97|| align=right|3,894||MBA||15. prosince 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(56047)||1998 XK36|| align=right|16,4|| align=right|2,283|| align=right|0,039|| align=right|1,31|| align=right|3,449||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(56048)||1998 XV39|| align=right|15,0|| align=right|2,389|| align=right|0,077|| align=right|8,00|| align=right|3,691||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(56049)||1998 XA44|| align=right|15,4|| align=right|2,559|| align=right|0,250|| align=right|4,54|| align=right|4,092||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(56050)||1998 XG45|| align=right|15,8|| align=right|2,356|| align=right|0,168|| align=right|4,12|| align=right|3,616||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(56051)||1998 XF50|| align=right|15,5|| align=right|2,447|| align=right|0,122|| align=right|3,22|| align=right|3,827||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(56052)||1998 XN50|| align=right|14,9|| align=right|2,284|| align=right|0,184|| align=right|4,92|| align=right|3,451||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(56053)||1998 XG52|| align=right|16,3|| align=right|2,354|| align=right|0,139|| align=right|4,45|| align=right|3,611||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(56054)||1998 XR52|| align=right|15,5|| align=right|2,350|| align=right|0,122|| align=right|6,48|| align=right|3,601||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(56055)||1998 XB54|| align=right|15,3|| align=right|2,357|| align=right|0,069|| align=right|6,79|| align=right|3,619||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(56056)||1998 XP58|| align=right|14,4|| align=right|2,314|| align=right|0,172|| align=right|6,03|| align=right|3,520||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(56057)||1998 XZ59|| align=right|15,7|| align=right|2,303|| align=right|0,160|| align=right|3,48|| align=right|3,495||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(56058)||1998 XL62|| align=right|14,6|| align=right|2,253|| align=right|0,119|| align=right|21,20|| align=right|3,382||MBA||11. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(56059)||1998 XE64|| align=right|15,4|| align=right|2,284|| align=right|0,137|| align=right|4,29|| align=right|3,451||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(56060)||1998 XT70|| align=right|15,1|| align=right|2,288|| align=right|0,137|| align=right|6,62|| align=right|3,460||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(56061)||1998 XY90|| align=right|15,8|| align=right|2,399|| align=right|0,178|| align=right|9,04|| align=right|3,716||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(56062)||1998 XD91|| align=right|15,2|| align=right|2,568|| align=right|0,238|| align=right|4,11|| align=right|4,115||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(56063)||1998 XM93|| align=right|14,1|| align=right|2,411|| align=right|0,166|| align=right|8,40|| align=right|3,743||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(56064)||1998 XW93|| align=right|15,0|| align=right|2,332|| align=right|0,160|| align=right|6,88|| align=right|3,560||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(56065)||1998 XB97|| align=right|16,1|| align=right|2,425|| align=right|0,076|| align=right|5,45|| align=right|3,776||MBA||12. prosince 1998||Merida||O. A. Naranjo
|-
|(56066)||1998 YA|| align=right|15,6|| align=right|2,406|| align=right|0,172|| align=right|0,58|| align=right|3,731||MBA||16. prosince 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(56067)||1998 YH2|| align=right|14,1|| align=right|2,607|| align=right|0,141|| align=right|12,63|| align=right|4,210||MBA||17. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(56068)||1998 YQ2|| align=right|15,3|| align=right|2,416|| align=right|0,220|| align=right|3,26|| align=right|3,754||MBA||17. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(56069)||1998 YL5|| align=right|15,3|| align=right|2,251|| align=right|0,145|| align=right|6,64|| align=right|3,376||MBA||17. prosince 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(56070)||1998 YQ5|| align=right|14,9|| align=right|2,308|| align=right|0,112|| align=right|2,57|| align=right|3,506||MBA||21. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(56071)||1998 YF6|| align=right|14,8|| align=right|2,260|| align=right|0,215|| align=right|25,13|| align=right|3,396||MBA||22. prosince 1998||Catalina||CSS
|-
|(56072)||1998 YK8|| align=right|15,2|| align=right|2,304|| align=right|0,136|| align=right|5,41|| align=right|3,497||MBA||24. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(56073)||1998 YO10|| align=right|15,7|| align=right|2,318|| align=right|0,212|| align=right|3,13|| align=right|3,529||MBA||26. prosince 1998||San Marcello||M. Tombelli; A. Boattini
|-
|(56074)||1998 YG18|| align=right|16,0|| align=right|2,385|| align=right|0,147|| align=right|2,63|| align=right|3,682||MBA||25. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(56075)||1998 YV21|| align=right|13,8|| align=right|2,677|| align=right|0,122|| align=right|12,12|| align=right|4,380||MBA||26. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(56076)||1998 YV29|| align=right|14,5|| align=right|2,581|| align=right|0,115|| align=right|12,61|| align=right|4,147||MBA||27. prosince 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56077)||1998 YD32|| align=right|14,6|| align=right|2,437|| align=right|0,245|| align=right|25,96|| align=right|3,803||MBA||21. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(56078)||1999 AT|| align=right|15,2|| align=right|2,549|| align=right|0,161|| align=right|5,75|| align=right|4,069||MBA||7. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(56079)||1999 AS2|| align=right|13,8|| align=right|2,577|| align=right|0,035|| align=right|14,93|| align=right|4,137||MBA||9. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(56080)||1999 AN3|| align=right|14,5|| align=right|2,315|| align=right|0,150|| align=right|3,34|| align=right|3,521||MBA||9. ledna 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(56081)||1999 AU8|| align=right|14,8|| align=right|2,377|| align=right|0,059|| align=right|6,52|| align=right|3,663||MBA||10. ledna 1999||Fair Oaks Ranch||J. V. McClusky
|-
|(56082)||1999 AK9|| align=right|16,4|| align=right|2,389|| align=right|0,183|| align=right|2,48|| align=right|3,691||MBA||9. ledna 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(56083)||1999 AQ16|| align=right|16,1|| align=right|2,449|| align=right|0,166|| align=right|2,22|| align=right|3,832||MBA||10. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(56084)||1999 AN19|| align=right|15,6|| align=right|2,327|| align=right|0,168|| align=right|7,32|| align=right|3,549||MBA||13. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(56085)||1999 AV19|| align=right|15,5|| align=right|2,423|| align=right|0,232|| align=right|3,19|| align=right|3,771||MBA||13. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(56086)||1999 AA21|| align=right|13,3|| align=right|2,438|| align=right|0,207|| align=right|23,69|| align=right|3,805||MBA||13. ledna 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(56087)||1999 AH22|| align=right|15,8|| align=right|2,431|| align=right|0,226|| align=right|2,24|| align=right|3,789||MBA||13. ledna 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(56088) Wuheng||1999 AZ23|| align=right|13,8|| align=right|2,619|| align=right|0,158|| align=right|13,26|| align=right|4,238||MBA||14. ledna 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(56089)||1999 AY25|| align=right|16,2|| align=right|2,423|| align=right|0,160|| align=right|1,34|| align=right|3,772||MBA||6. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(56090)||1999 BE|| align=right|15,1|| align=right|2,316|| align=right|0,133|| align=right|7,82|| align=right|3,524||MBA||16. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(56091)||1999 BJ|| align=right|15,3|| align=right|2,472|| align=right|0,133|| align=right|3,30|| align=right|3,885||MBA||16. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(56092)||1999 BK|| align=right|15,2|| align=right|2,590|| align=right|0,238|| align=right|28,15|| align=right|4,167||MBA||16. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(56093)||1999 BM5|| align=right|15,2|| align=right|2,335|| align=right|0,226|| align=right|1,37|| align=right|3,568||MBA||18. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(56094)||1999 BW5|| align=right|15,6|| align=right|2,432|| align=right|0,077|| align=right|5,48|| align=right|3,791||MBA||20. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(56095)||1999 BL6|| align=right|14,0|| align=right|2,769|| align=right|0,098|| align=right|9,68|| align=right|4,608||MBA||20. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(56096)||1999 BA9|| align=right|14,3|| align=right|2,534|| align=right|0,141|| align=right|12,71|| align=right|4,033||MBA||22. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(56097)||1999 BC12|| align=right|15,2|| align=right|2,364|| align=right|0,075|| align=right|6,94|| align=right|3,634||MBA||21. ledna 1999||Uto||F. Uto
|-
|(56098)||1999 BE13|| align=right|14,8|| align=right|2,580|| align=right|0,152|| align=right|2,71|| align=right|4,145||MBA||24. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(56099)||1999 BL13|| align=right|14,4|| align=right|2,601|| align=right|0,107|| align=right|14,57|| align=right|4,193||MBA||25. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(56100) Luisapolli||1999 BM14|| align=right|15,3|| align=right|2,390|| align=right|0,131|| align=right|3,99|| align=right|3,693||MBA||24. ledna 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(56101)||1999 BW14|| align=right|16,2|| align=right|2,427|| align=right|0,143|| align=right|1,60|| align=right|3,779||MBA||18. ledna 1999||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(56102)||1999 BD15|| align=right|16,0|| align=right|2,390|| align=right|0,132|| align=right|1,99|| align=right|3,694||MBA||24. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(56103)||1999 BU19|| align=right|14,1|| align=right|2,719|| align=right|0,112|| align=right|9,03|| align=right|4,484||MBA||16. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56104)||1999 BA20|| align=right|14,7|| align=right|2,427|| align=right|0,180|| align=right|6,01|| align=right|3,781||MBA||16. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56105)||1999 BB20|| align=right|14,6|| align=right|2,437|| align=right|0,058|| align=right|7,05|| align=right|3,803||MBA||16. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56106)||1999 BG24|| align=right|14,6|| align=right|2,300|| align=right|0,151|| align=right|6,41|| align=right|3,488||MBA||18. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56107)||1999 BT25|| align=right|14,8|| align=right|2,343|| align=right|0,208|| align=right|3,64|| align=right|3,585||MBA||18. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56108)||1999 BN26|| align=right|15,0|| align=right|2,478|| align=right|0,057|| align=right|6,99|| align=right|3,900||MBA||16. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(56109)||1999 BB32|| align=right|16,1|| align=right|2,419|| align=right|0,178|| align=right|5,80|| align=right|3,761||MBA||19. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(56110)||1999 CO1|| align=right|15,9|| align=right|2,459|| align=right|0,169|| align=right|8,11|| align=right|3,855||MBA||7. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(56111)||1999 CO2|| align=right|13,9|| align=right|2,686|| align=right|0,032|| align=right|22,60|| align=right|4,403||MBA||6. února 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(56112)||1999 CK5|| align=right|14,2|| align=right|2,446|| align=right|0,203|| align=right|12,70|| align=right|3,825||MBA||12. února 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(56113)||1999 CQ5|| align=right|14,6|| align=right|2,422|| align=right|0,122|| align=right|6,63|| align=right|3,768||MBA||12. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(56114)||1999 CA6|| align=right|14,7|| align=right|2,373|| align=right|0,223|| align=right|24,55|| align=right|3,656||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56115)||1999 CN7|| align=right|14,7|| align=right|2,654|| align=right|0,183|| align=right|30,03|| align=right|4,324||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56116)||1999 CZ7|| align=right|14,2|| align=right|2,321|| align=right|0,281|| align=right|21,37|| align=right|3,535||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56117)||1999 CC9|| align=right|14,4|| align=right|2,577|| align=right|0,182|| align=right|12,98|| align=right|4,137||MBA||13. února 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(56118)||1999 CF14|| align=right|15,0|| align=right|2,584|| align=right|0,203|| align=right|18,95|| align=right|4,154||MBA||13. února 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(56119)||1999 CZ18|| align=right|14,4|| align=right|2,532|| align=right|0,246|| align=right|7,83|| align=right|4,027||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56120)||1999 CL19|| align=right|15,0|| align=right|2,342|| align=right|0,065|| align=right|7,86|| align=right|3,584||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56121)||1999 CB20|| align=right|14,9|| align=right|2,562|| align=right|0,074|| align=right|11,70|| align=right|4,101||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56122)||1999 CS20|| align=right|14,6|| align=right|2,420|| align=right|0,099|| align=right|6,07|| align=right|3,763||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56123)||1999 CR23|| align=right|15,5|| align=right|2,411|| align=right|0,125|| align=right|6,22|| align=right|3,742||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56124)||1999 CH24|| align=right|15,4|| align=right|2,865|| align=right|0,117|| align=right|16,09|| align=right|4,849||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56125)||1999 CC25|| align=right|15,7|| align=right|2,366|| align=right|0,209|| align=right|6,09|| align=right|3,639||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56126)||1999 CT31|| align=right|15,1|| align=right|2,355|| align=right|0,046|| align=right|5,87|| align=right|3,613||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56127)||1999 CC34|| align=right|15,7|| align=right|2,400|| align=right|0,102|| align=right|2,91|| align=right|3,717||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56128)||1999 CX37|| align=right|15,3|| align=right|2,600|| align=right|0,058|| align=right|3,29|| align=right|4,191||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56129)||1999 CH43|| align=right|15,1|| align=right|2,633|| align=right|0,081|| align=right|10,02|| align=right|4,271||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56130)||1999 CM45|| align=right|15,1|| align=right|2,440|| align=right|0,178|| align=right|3,44|| align=right|3,811||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56131)||1999 CY48|| align=right|14,0|| align=right|2,369|| align=right|0,093|| align=right|5,89|| align=right|3,645||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56132)||1999 CO49|| align=right|13,6|| align=right|2,604|| align=right|0,177|| align=right|11,40|| align=right|4,201||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56133)||1999 CX51|| align=right|15,1|| align=right|2,596|| align=right|0,109|| align=right|13,90|| align=right|4,182||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56134)||1999 CJ53|| align=right|14,8|| align=right|2,704|| align=right|0,108|| align=right|5,36|| align=right|4,445||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56135)||1999 CJ55|| align=right|15,4|| align=right|2,577|| align=right|0,165|| align=right|5,00|| align=right|4,137||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56136)||1999 CK55|| align=right|15,3|| align=right|2,427|| align=right|0,055|| align=right|5,91|| align=right|3,781||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56137)||1999 CW55|| align=right|14,2|| align=right|2,409|| align=right|0,043|| align=right|10,00|| align=right|3,739||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56138)||1999 CY56|| align=right|14,3|| align=right|2,638|| align=right|0,168|| align=right|7,79|| align=right|4,285||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56139)||1999 CV58|| align=right|15,5|| align=right|2,682|| align=right|0,122|| align=right|13,03|| align=right|4,391||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56140)||1999 CN62|| align=right|15,0|| align=right|2,374|| align=right|0,046|| align=right|5,45|| align=right|3,656||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56141)||1999 CR76|| align=right|14,6|| align=right|2,630|| align=right|0,044|| align=right|5,14|| align=right|4,263||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56142)||1999 CZ77|| align=right|14,8|| align=right|2,782|| align=right|0,206|| align=right|7,28|| align=right|4,640||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56143)||1999 CO82|| align=right|14,4|| align=right|2,411|| align=right|0,139|| align=right|12,18|| align=right|3,742||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56144)||1999 CB83|| align=right|14,7|| align=right|2,456|| align=right|0,037|| align=right|8,62|| align=right|3,847||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56145)||1999 CN84|| align=right|15,3|| align=right|2,346|| align=right|0,140|| align=right|5,02|| align=right|3,591||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56146)||1999 CR85|| align=right|14,7|| align=right|2,418|| align=right|0,147|| align=right|7,94|| align=right|3,760||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56147)||1999 CV85|| align=right|15,7|| align=right|2,384|| align=right|0,134|| align=right|3,39|| align=right|3,680||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56148)||1999 CP93|| align=right|15,7|| align=right|2,470|| align=right|0,167|| align=right|5,69|| align=right|3,881||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56149)||1999 CP98|| align=right|15,5|| align=right|2,607|| align=right|0,194|| align=right|13,96|| align=right|4,208||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56150)||1999 CT103|| align=right|15,4|| align=right|2,445|| align=right|0,190|| align=right|3,20|| align=right|3,822||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56151)||1999 CX104|| align=right|14,5|| align=right|2,564|| align=right|0,243|| align=right|12,32|| align=right|4,105||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56152)||1999 CK106|| align=right|14,2|| align=right|2,513|| align=right|0,176|| align=right|11,40|| align=right|3,984||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56153)||1999 CT114|| align=right|14,6|| align=right|2,598|| align=right|0,163|| align=right|4,44|| align=right|4,186||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56154)||1999 CU119|| align=right|13,8|| align=right|2,565|| align=right|0,131|| align=right|13,54|| align=right|4,106||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56155)||1999 CY119|| align=right|14,4|| align=right|2,390|| align=right|0,139|| align=right|12,37|| align=right|3,694||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56156)||1999 CG123|| align=right|15,5|| align=right|2,419|| align=right|0,148|| align=right|12,51|| align=right|3,762||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56157)||1999 CG135|| align=right|14,9|| align=right|2,428|| align=right|0,148|| align=right|1,77|| align=right|3,783||MBA||8. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(56158)||1999 CG138|| align=right|15,8|| align=right|2,566|| align=right|0,210|| align=right|2,94|| align=right|4,109||MBA||11. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(56159)||1999 CK147|| align=right|14,9|| align=right|2,610|| align=right|0,130|| align=right|11,88|| align=right|4,217||MBA||9. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(56160)||1999 CY150|| align=right|14,2|| align=right|2,624|| align=right|0,101|| align=right|8,34|| align=right|4,251||MBA||8. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(56161)||1999 CG158|| align=right|14,6|| align=right|2,596|| align=right|0,260|| align=right|23,31|| align=right|4,181||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56162)||1999 DX2|| align=right|14,4|| align=right|2,672|| align=right|0,033|| align=right|22,09|| align=right|4,367||MBA||20. února 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(56163)||1999 DE3|| align=right|16,2|| align=right|2,579|| align=right|0,058|| align=right|0,67|| align=right|4,140||MBA||22. února 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(56164)||1999 DW7|| align=right|14,4|| align=right|2,650|| align=right|0,068|| align=right|14,25|| align=right|4,314||MBA||18. února 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56165)||1999 EZ2|| align=right|14,8|| align=right|2,651|| align=right|0,232|| align=right|10,10|| align=right|4,314||MBA||8. března 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(56166)||1999 ER6|| align=right|16,3|| align=right|2,624|| align=right|0,207|| align=right|3,94|| align=right|4,251||MBA||14. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(56167)||1999 EU11|| align=right|14,3|| align=right|2,623|| align=right|0,147|| align=right|25,58|| align=right|4,247||MBA||12. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56168)||1999 FS5|| align=right|15,1|| align=right|2,631|| align=right|0,033|| align=right|2,28|| align=right|4,267||MBA||19. března 1999||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(56169)||1999 FU5|| align=right|15,2|| align=right|2,479|| align=right|0,097|| align=right|5,18|| align=right|3,903||MBA||16. března 1999||Caussols||ODAS
|-
|(56170)||1999 FK6|| align=right|14,8|| align=right|2,911|| align=right|0,120|| align=right|2,10|| align=right|4,967||MBA||17. března 1999||Caussols||ODAS
|-
|(56171)||1999 FR6|| align=right|15,5|| align=right|2,556|| align=right|0,252|| align=right|12,55|| align=right|4,087||MBA||19. března 1999||Caussols||ODAS
|-
|(56172)||1999 FD7|| align=right|14,8|| align=right|2,685|| align=right|0,107|| align=right|3,99|| align=right|4,399||MBA||20. března 1999||Caussols||ODAS
|-
|(56173)||1999 FV9|| align=right|14,6|| align=right|2,580|| align=right|0,092|| align=right|13,22|| align=right|4,144||MBA||22. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56174)||1999 FQ13|| align=right|15,5|| align=right|2,563|| align=right|0,059|| align=right|2,25|| align=right|4,102||MBA||19. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(56175)||1999 FY24|| align=right|14,2|| align=right|2,660|| align=right|0,134|| align=right|12,92|| align=right|4,338||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56176)||1999 FK25|| align=right|14,1|| align=right|2,732|| align=right|0,040|| align=right|7,92|| align=right|4,516||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56177)||1999 FU25|| align=right|15,4|| align=right|2,536|| align=right|0,102|| align=right|5,05|| align=right|4,038||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56178)||1999 FQ26|| align=right|14,9|| align=right|2,725|| align=right|0,208|| align=right|5,78|| align=right|4,499||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56179)||1999 FS26|| align=right|15,2|| align=right|2,619|| align=right|0,213|| align=right|5,30|| align=right|4,237||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56180)||1999 FJ29|| align=right|15,7|| align=right|2,735|| align=right|0,179|| align=right|7,91|| align=right|4,521||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56181)||1999 FU29|| align=right|14,5|| align=right|2,652|| align=right|0,127|| align=right|6,48|| align=right|4,319||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56182)||1999 FE31|| align=right|14,0|| align=right|2,681|| align=right|0,158|| align=right|10,09|| align=right|4,388||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56183)||1999 FF34|| align=right|14,9|| align=right|2,596|| align=right|0,206|| align=right|3,71|| align=right|4,182||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56184)||1999 FB35|| align=right|14,5|| align=right|2,733|| align=right|0,135|| align=right|15,04|| align=right|4,516||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56185)||1999 FJ35|| align=right|14,0|| align=right|2,591|| align=right|0,136|| align=right|14,80|| align=right|4,169||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56186)||1999 FW36|| align=right|14,5|| align=right|2,710|| align=right|0,095|| align=right|8,39|| align=right|4,460||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56187)||1999 FR39|| align=right|16,1|| align=right|2,458|| align=right|0,242|| align=right|3,36|| align=right|3,854||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56188)||1999 FA40|| align=right|15,0|| align=right|2,583|| align=right|0,076|| align=right|14,19|| align=right|4,152||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56189)||1999 FS44|| align=right|14,5|| align=right|2,559|| align=right|0,207|| align=right|3,28|| align=right|4,093||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56190)||1999 FQ47|| align=right|13,1|| align=right|3,189|| align=right|0,102|| align=right|16,03|| align=right|5,695||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56191)||1999 FP49|| align=right|14,0|| align=right|2,739|| align=right|0,070|| align=right|5,58|| align=right|4,533||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56192)||1999 FD59|| align=right|14,9|| align=right|2,375|| align=right|0,185|| align=right|4,25|| align=right|3,659||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56193)||1999 GN1|| align=right|14,5|| align=right|2,691|| align=right|0,118|| align=right|12,65|| align=right|4,414||MBA||8. dubna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(56194)||1999 GV5|| align=right|15,1|| align=right|2,723|| align=right|0,085|| align=right|10,58|| align=right|4,492||MBA||15. dubna 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(56195)||1999 GX6|| align=right|13,7|| align=right|2,657|| align=right|0,116|| align=right|25,66|| align=right|4,329||MBA||14. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56196)||1999 GF7|| align=right|14,4|| align=right|2,443|| align=right|0,122|| align=right|5,56|| align=right|3,818||MBA||13. dubna 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(56197)||1999 GF8|| align=right|14,3|| align=right|2,770|| align=right|0,144|| align=right|6,01|| align=right|4,610||MBA||9. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56198)||1999 GB9|| align=right|14,4|| align=right|2,693|| align=right|0,138|| align=right|12,59|| align=right|4,417||MBA||10. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56199)||1999 GG11|| align=right|15,0|| align=right|2,607|| align=right|0,184|| align=right|13,54|| align=right|4,208||MBA||11. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(56200)||1999 GU16|| align=right|13,6|| align=right|2,681|| align=right|0,119|| align=right|13,66|| align=right|4,390||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56201)||1999 GD17|| align=right|14,7|| align=right|2,448|| align=right|0,202|| align=right|11,69|| align=right|3,830||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56202)||1999 GA19|| align=right|14,3|| align=right|2,571|| align=right|0,069|| align=right|15,80|| align=right|4,122||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56203)||1999 GU20|| align=right|13,8|| align=right|2,599|| align=right|0,060|| align=right|15,30|| align=right|4,189||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56204)||1999 GQ22|| align=right|14,7|| align=right|2,628|| align=right|0,286|| align=right|5,54|| align=right|4,260||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56205)||1999 GX23|| align=right|14,4|| align=right|2,532|| align=right|0,064|| align=right|14,08|| align=right|4,028||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56206)||1999 GU34|| align=right|15,3|| align=right|2,623|| align=right|0,189|| align=right|3,28|| align=right|4,248||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56207)||1999 GU35|| align=right|14,4|| align=right|2,590|| align=right|0,073|| align=right|5,41|| align=right|4,168||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56208)||1999 GY35|| align=right|13,6|| align=right|3,003|| align=right|0,072|| align=right|9,45|| align=right|5,204||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56209)||1999 GB37|| align=right|14,1|| align=right|2,558|| align=right|0,125|| align=right|13,90|| align=right|4,091||MBA||10. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56210)||1999 GX41|| align=right|15,3|| align=right|2,760|| align=right|0,170|| align=right|12,70|| align=right|4,584||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56211)||1999 GG43|| align=right|14,1|| align=right|2,619|| align=right|0,198|| align=right|12,68|| align=right|4,237||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56212)||1999 GJ45|| align=right|14,5|| align=right|2,537|| align=right|0,157|| align=right|13,84|| align=right|4,041||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56213)||1999 GW50|| align=right|14,2|| align=right|2,642|| align=right|0,047|| align=right|11,53|| align=right|4,293||MBA||10. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56214)||1999 GC61|| align=right|15,8|| align=right|2,641|| align=right|0,067|| align=right|2,58|| align=right|4,291||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56215)||1999 HH|| align=right|14,0|| align=right|2,643|| align=right|0,237|| align=right|15,56|| align=right|4,296||MBA||17. dubna 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(56216)||1999 HJ2|| align=right|14,5|| align=right|2,599|| align=right|0,162|| align=right|9,81|| align=right|4,190||MBA||19. dubna 1999||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(56217)||1999 HH3|| align=right|14,2|| align=right|2,556|| align=right|0,098|| align=right|13,22|| align=right|4,085||MBA||25. dubna 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(56218)||1999 HP4|| align=right|14,6|| align=right|2,575|| align=right|0,021|| align=right|10,61|| align=right|4,130||MBA||26. dubna 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(56219)||1999 HP6|| align=right|14,5|| align=right|2,526|| align=right|0,116|| align=right|2,29|| align=right|4,014||MBA||19. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(56220)||1999 HC11|| align=right|13,6|| align=right|2,999|| align=right|0,088|| align=right|9,90|| align=right|5,193||MBA||17. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56221)||1999 JK7|| align=right|14,2|| align=right|2,980|| align=right|0,084|| align=right|11,77|| align=right|5,144||MBA||8. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(56222)||1999 JF9|| align=right|14,7|| align=right|3,004|| align=right|0,012|| align=right|10,30|| align=right|5,207||MBA||7. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(56223)||1999 JP10|| align=right|15,0|| align=right|2,724|| align=right|0,100|| align=right|12,16|| align=right|4,494||MBA||8. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(56224)||1999 JE12|| align=right|14,1|| align=right|2,583|| align=right|0,277|| align=right|29,40|| align=right|4,150||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56225)||1999 JL19|| align=right|15,2|| align=right|2,640|| align=right|0,221|| align=right|5,29|| align=right|4,289||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56226)||1999 JQ23|| align=right|14,5|| align=right|2,803|| align=right|0,210|| align=right|3,54|| align=right|4,691||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56227)||1999 JT23|| align=right|13,6|| align=right|2,743|| align=right|0,068|| align=right|4,65|| align=right|4,542||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56228)||1999 JX24|| align=right|14,8|| align=right|2,688|| align=right|0,212|| align=right|7,29|| align=right|4,407||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56229)||1999 JY27|| align=right|15,9|| align=right|2,767|| align=right|0,228|| align=right|1,33|| align=right|4,601||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56230)||1999 JJ28|| align=right|15,6|| align=right|2,645|| align=right|0,241|| align=right|3,28|| align=right|4,300||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56231)||1999 JZ30|| align=right|14,4|| align=right|2,665|| align=right|0,065|| align=right|7,25|| align=right|4,349||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56232)||1999 JM31|| align=right|15,5|| align=right|2,194|| align=right|0,202|| align=right|2,94|| align=right|3,248||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56233)||1999 JK42|| align=right|14,3|| align=right|2,791|| align=right|0,115|| align=right|16,60|| align=right|4,663||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56234)||1999 JL42|| align=right|14,6|| align=right|2,835|| align=right|0,014|| align=right|3,12|| align=right|4,774||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56235)||1999 JX43|| align=right|14,1|| align=right|2,659|| align=right|0,187|| align=right|13,78|| align=right|4,334||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56236)||1999 JP44|| align=right|15,1|| align=right|2,713|| align=right|0,065|| align=right|12,04|| align=right|4,468||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56237)||1999 JB45|| align=right|15,0|| align=right|2,746|| align=right|0,037|| align=right|2,66|| align=right|4,550||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56238)||1999 JA46|| align=right|15,0|| align=right|2,586|| align=right|0,158|| align=right|4,38|| align=right|4,157||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56239)||1999 JO46|| align=right|14,7|| align=right|2,949|| align=right|0,068|| align=right|3,52|| align=right|5,063||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56240)||1999 JV51|| align=right|14,3|| align=right|2,643|| align=right|0,116|| align=right|13,05|| align=right|4,297||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56241)||1999 JU53|| align=right|14,2|| align=right|2,560|| align=right|0,097|| align=right|15,65|| align=right|4,095||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56242)||1999 JZ55|| align=right|15,3|| align=right|2,778|| align=right|0,208|| align=right|4,71|| align=right|4,629||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56243)||1999 JZ60|| align=right|14,0|| align=right|3,216|| align=right|0,100|| align=right|13,20|| align=right|5,766||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56244)||1999 JH62|| align=right|14,7|| align=right|2,569|| align=right|0,156|| align=right|4,69|| align=right|4,117||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56245)||1999 JZ69|| align=right|14,7|| align=right|2,721|| align=right|0,082|| align=right|9,97|| align=right|4,487||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56246)||1999 JK72|| align=right|15,9|| align=right|2,602|| align=right|0,230|| align=right|6,16|| align=right|4,195||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56247)||1999 JZ72|| align=right|15,9|| align=right|2,610|| align=right|0,215|| align=right|5,04|| align=right|4,216||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56248)||1999 JQ74|| align=right|15,2|| align=right|2,569|| align=right|0,241|| align=right|5,99|| align=right|4,116||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56249)||1999 JS74|| align=right|14,2|| align=right|2,638|| align=right|0,203|| align=right|11,48|| align=right|4,284||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56250)||1999 JE76|| align=right|14,8|| align=right|2,611|| align=right|0,040|| align=right|6,96|| align=right|4,219||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56251)||1999 JR77|| align=right|13,7|| align=right|2,583|| align=right|0,142|| align=right|10,27|| align=right|4,150||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56252)||1999 JF78|| align=right|14,8|| align=right|2,649|| align=right|0,116|| align=right|11,41|| align=right|4,311||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56253)||1999 JH79|| align=right|14,7|| align=right|2,648|| align=right|0,197|| align=right|17,33|| align=right|4,307||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56254)||1999 JO81|| align=right|14,4|| align=right|2,599|| align=right|0,115|| align=right|14,49|| align=right|4,190||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56255)||1999 JV81|| align=right|14,7|| align=right|2,806|| align=right|0,186|| align=right|9,53|| align=right|4,699||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56256)||1999 JO82|| align=right|14,6|| align=right|2,632|| align=right|0,099|| align=right|10,74|| align=right|4,269||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56257)||1999 JZ82|| align=right|13,9|| align=right|2,696|| align=right|0,207|| align=right|14,50|| align=right|4,427||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56258)||1999 JH83|| align=right|13,8|| align=right|2,587|| align=right|0,143|| align=right|12,23|| align=right|4,160||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56259)||1999 JY86|| align=right|14,7|| align=right|2,648|| align=right|0,138|| align=right|12,68|| align=right|4,307||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56260)||1999 JL87|| align=right|14,2|| align=right|2,699|| align=right|0,154|| align=right|14,30|| align=right|4,432||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56261)||1999 JT87|| align=right|14,7|| align=right|2,692|| align=right|0,143|| align=right|12,44|| align=right|4,416||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56262)||1999 JE89|| align=right|13,8|| align=right|2,671|| align=right|0,210|| align=right|15,25|| align=right|4,366||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56263)||1999 JF95|| align=right|14,0|| align=right|2,809|| align=right|0,080|| align=right|18,15|| align=right|4,708||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56264)||1999 JV95|| align=right|14,2|| align=right|3,018|| align=right|0,120|| align=right|11,72|| align=right|5,242||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56265)||1999 JD96|| align=right|14,5|| align=right|3,047|| align=right|0,079|| align=right|16,59|| align=right|5,317||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56266)||1999 JJ97|| align=right|14,3|| align=right|3,050|| align=right|0,074|| align=right|12,11|| align=right|5,326||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56267)||1999 JW97|| align=right|14,7|| align=right|3,098|| align=right|0,215|| align=right|16,64|| align=right|5,453||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56268)||1999 JN98|| align=right|15,0|| align=right|2,696|| align=right|0,100|| align=right|14,06|| align=right|4,427||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56269)||1999 JB100|| align=right|14,3|| align=right|2,808|| align=right|0,153|| align=right|8,16|| align=right|4,706||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56270)||1999 JD100|| align=right|14,1|| align=right|3,037|| align=right|0,108|| align=right|11,87|| align=right|5,293||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56271)||1999 JK102|| align=right|14,8|| align=right|2,297|| align=right|0,154|| align=right|6,81|| align=right|3,482||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56272)||1999 JS103|| align=right|14,5|| align=right|3,063|| align=right|0,180|| align=right|13,45|| align=right|5,360||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56273)||1999 JZ103|| align=right|14,3|| align=right|2,561|| align=right|0,132|| align=right|17,01|| align=right|4,098||MBA||14. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56274)||1999 JM104|| align=right|14,1|| align=right|2,772|| align=right|0,155|| align=right|15,94|| align=right|4,614||MBA||15. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56275)||1999 JK117|| align=right|14,9|| align=right|3,051|| align=right|0,147|| align=right|1,77|| align=right|5,328||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56276)||1999 JY123|| align=right|15,1|| align=right|2,661|| align=right|0,121|| align=right|3,44|| align=right|4,339||MBA||14. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56277)||1999 JU129|| align=right|15,7|| align=right|2,802|| align=right|0,222|| align=right|11,57|| align=right|4,691||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56278)||1999 KB|| align=right|14,2|| align=right|2,997|| align=right|0,136|| align=right|11,50|| align=right|5,188||MBA||16. května 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(56279)||1999 KD1|| align=right|15,3|| align=right|2,786|| align=right|0,144|| align=right|9,07|| align=right|4,650||MBA||17. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(56280)||1999 KS5|| align=right|14,5|| align=right|2,558|| align=right|0,194|| align=right|9,12|| align=right|4,090||MBA||22. května 1999||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(56281)||1999 KQ7|| align=right|14,6|| align=right|2,697|| align=right|0,152|| align=right|14,03|| align=right|4,428||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56282)||1999 KU13|| align=right|14,6|| align=right|2,679|| align=right|0,126|| align=right|12,62|| align=right|4,384||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56283)||1999 LU1|| align=right|13,5|| align=right|2,373|| align=right|0,215|| align=right|24,37|| align=right|3,656||MBA||4. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56284)||1999 LA2|| align=right|13,7|| align=right|2,775|| align=right|0,144|| align=right|8,20|| align=right|4,621||MBA||5. června 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(56285)||1999 LJ3|| align=right|15,9|| align=right|2,866|| align=right|0,007|| align=right|3,13|| align=right|4,852||MBA||6. června 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(56286)||1999 LG9|| align=right|13,2|| align=right|3,121|| align=right|0,144|| align=right|27,22|| align=right|5,512||MBA||8. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56287)||1999 LM10|| align=right|14,1|| align=right|2,943|| align=right|0,104|| align=right|14,97|| align=right|5,048||MBA||8. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56288)||1999 LS11|| align=right|14,5|| align=right|2,719|| align=right|0,143|| align=right|14,29|| align=right|4,483||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56289)||1999 LM26|| align=right|13,9|| align=right|2,304|| align=right|0,180|| align=right|23,30|| align=right|3,496||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56290)||1999 LX32|| align=right|14,3|| align=right|2,983|| align=right|0,007|| align=right|16,32|| align=right|5,152||MBA||8. června 1999||Catalina||CSS
|-
|(56291)||1999 NG3|| align=right|14,9|| align=right|2,693|| align=right|0,205|| align=right|13,35|| align=right|4,417||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56292)||1999 NK40|| align=right|15,1|| align=right|2,272|| align=right|0,078|| align=right|6,26|| align=right|3,423||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56293)||1999 NH44|| align=right|14,6|| align=right|2,620|| align=right|0,177|| align=right|7,94|| align=right|4,240||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56294)||1999 NF47|| align=right|13,8|| align=right|3,012|| align=right|0,127|| align=right|11,51|| align=right|5,226||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56295)||1999 NB54|| align=right|15,2|| align=right|2,324|| align=right|0,062|| align=right|9,28|| align=right|3,541||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56296)||1999 RU39|| align=right|14,7|| align=right|2,360|| align=right|0,243|| align=right|6,39|| align=right|3,625||MBA||7. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(56297)||1999 RT42|| align=right|13,0|| align=right|3,237|| align=right|0,100|| align=right|18,10|| align=right|5,823||MBA||12. září 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(56298)||1999 RO46|| align=right|13,9|| align=right|3,143|| align=right|0,210|| align=right|16,94|| align=right|5,571||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56299)||1999 RT47|| align=right|13,9|| align=right|3,207|| align=right|0,058|| align=right|6,85|| align=right|5,743||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56300)||1999 RB60|| align=right|14,3|| align=right|2,883|| align=right|0,227|| align=right|15,00|| align=right|4,895||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56301)||1999 RP60|| align=right|13,8|| align=right|3,018|| align=right|0,141|| align=right|12,93|| align=right|5,243||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56302)||1999 RW69|| align=right|16,0|| align=right|2,690|| align=right|0,025|| align=right|2,31|| align=right|4,412||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56303)||1999 RW98|| align=right|13,6|| align=right|3,157|| align=right|0,213|| align=right|24,81|| align=right|5,607||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56304)||1999 RB119|| align=right|13,4|| align=right|3,038|| align=right|0,181|| align=right|16,22|| align=right|5,294||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56305)||1999 RX119|| align=right|14,5|| align=right|2,970|| align=right|0,177|| align=right|14,92|| align=right|5,119||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56306)||1999 RL125|| align=right|13,9|| align=right|3,147|| align=right|0,091|| align=right|15,94|| align=right|5,583||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56307)||1999 RY125|| align=right|14,0|| align=right|3,120|| align=right|0,194|| align=right|15,95|| align=right|5,511||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56308)||1999 RH132|| align=right|15,3|| align=right|2,264|| align=right|0,175|| align=right|4,36|| align=right|3,406||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56309)||1999 RW140|| align=right|15,4|| align=right|2,199|| align=right|0,083|| align=right|1,60|| align=right|3,260||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56310)||1999 RE151|| align=right|15,2|| align=right|2,761|| align=right|0,044|| align=right|4,01|| align=right|4,588||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56311)||1999 RA221|| align=right|16,6|| align=right|2,180|| align=right|0,168|| align=right|5,57|| align=right|3,217||MBA||5. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56312)||1999 RM224|| align=right|13,3|| align=right|3,254|| align=right|0,089|| align=right|10,88|| align=right|5,870||MBA||7. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56313)||1999 SV14|| align=right|13,7|| align=right|3,168|| align=right|0,263|| align=right|24,89|| align=right|5,638||MBA||29. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(56314)||1999 TZ97|| align=right|13,4|| align=right|2,926|| align=right|0,128|| align=right|12,32|| align=right|5,005||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56315)||1999 TH121|| align=right|16,0|| align=right|2,669|| align=right|0,215|| align=right|4,42|| align=right|4,360||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56316)||1999 TA227|| align=right|15,8|| align=right|2,283|| align=right|0,191|| align=right|1,78|| align=right|3,448||MBA||4. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(56317)||1999 TJ232|| align=right|14,4|| align=right|3,163|| align=right|0,189|| align=right|10,66|| align=right|5,623||MBA||5. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56318)||1999 UR3|| align=right|15,9|| align=right|1,870|| align=right|0,069|| align=right|26,89|| align=right|2,556||MBA||20. října 1999||La Silla||T. Kranz; C. Wolf
|-
|(56319)||1999 UM10|| align=right|15,2|| align=right|1,935|| align=right|0,100|| align=right|20,55|| align=right|2,691||MBA||31. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56320)||1999 VB49|| align=right|16,0|| align=right|2,263|| align=right|0,128|| align=right|6,91|| align=right|3,404||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56321)||1999 VB53|| align=right|14,7|| align=right|1,938|| align=right|0,049|| align=right|22,26|| align=right|2,697||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56322)||1999 VH68|| align=right|16,2|| align=right|2,375|| align=right|0,147|| align=right|3,03|| align=right|3,659||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56323)||1999 VE82|| align=right|12,9|| align=right|3,203|| align=right|0,118|| align=right|18,07|| align=right|5,732||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56324)||1999 VY175|| align=right|12,9|| align=right|2,980|| align=right|0,131|| align=right|10,77|| align=right|5,144||MBA||2. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(56325)||1999 VT179|| align=right|13,5|| align=right|3,183|| align=right|0,209|| align=right|17,07|| align=right|5,679||MBA||6. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56326)||1999 VV203|| align=right|12,1|| align=right|3,241|| align=right|0,031|| align=right|21,88|| align=right|5,835||MBA||9. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56327)||1999 VH215|| align=right|13,7|| align=right|3,040|| align=right|0,138|| align=right|20,05|| align=right|5,300||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56328)||1999 WE|| align=right|16,3|| align=right|1,952|| align=right|0,090|| align=right|19,28|| align=right|2,728||MBA||17. listopadu 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(56329) Tarxien||1999 WO1|| align=right|16,7|| align=right|2,332|| align=right|0,045|| align=right|5,83|| align=right|3,560||MBA||28. listopadu 1999||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(56330)||1999 XS12|| align=right|14,9|| align=right|2,377|| align=right|0,118|| align=right|11,02|| align=right|3,665||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56331)||1999 XD33|| align=right|14,5|| align=right|2,303|| align=right|0,108|| align=right|10,59|| align=right|3,494||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56332)||1999 XR34|| align=right|15,5|| align=right|2,241|| align=right|0,116|| align=right|1,34|| align=right|3,353||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56333)||1999 XU100|| align=right|14,5|| align=right|2,381|| align=right|0,137|| align=right|3,41|| align=right|3,672||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56334)||1999 XN101|| align=right|15,7|| align=right|1,973|| align=right|0,062|| align=right|16,91|| align=right|2,771||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56335)||1999 XO111|| align=right|13,8|| align=right|2,581|| align=right|0,131|| align=right|13,22|| align=right|4,145||MBA||8. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(56336)||1999 XL126|| align=right|15,7|| align=right|2,326|| align=right|0,131|| align=right|5,76|| align=right|3,547||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(56337)||1999 XG136|| align=right|15,1|| align=right|1,969|| align=right|0,093|| align=right|24,00|| align=right|2,763||MBA||13. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56338)||1999 XS162|| align=right|15,6|| align=right|1,827|| align=right|0,063|| align=right|18,55|| align=right|2,469||MBA||8. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(56339)||1999 XV169|| align=right|15,9|| align=right|2,167|| align=right|0,182|| align=right|4,73|| align=right|3,190||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56340)||1999 XE176|| align=right|14,7|| align=right|2,307|| align=right|0,031|| align=right|7,33|| align=right|3,503||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56341)||1999 XS221|| align=right|14,4|| align=right|3,499|| align=right|0,046|| align=right|10,74|| align=right|6,544||MBA||15. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56342)||1999 XW238|| align=right|17,5|| align=right|2,258|| align=right|0,147|| align=right|8,19|| align=right|3,393||MBA||5. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(56343)||1999 YG|| align=right|15,1|| align=right|1,960|| align=right|0,143|| align=right|24,43|| align=right|2,744||MBA||16. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56344)||1999 YV17|| align=right|15,6|| align=right|1,931|| align=right|0,087|| align=right|20,05|| align=right|2,683||MBA||29. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(56345)||2000 AN41|| align=right|15,6|| align=right|2,433|| align=right|0,248|| align=right|4,68|| align=right|3,795||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56346)||2000 AK64|| align=right|15,6|| align=right|2,276|| align=right|0,067|| align=right|7,69|| align=right|3,434||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56347)||2000 AU64|| align=right|14,7|| align=right|2,544|| align=right|0,132|| align=right|9,11|| align=right|4,057||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56348)||2000 AH69|| align=right|15,5|| align=right|2,181|| align=right|0,157|| align=right|5,72|| align=right|3,220||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56349)||2000 AZ90|| align=right|15,4|| align=right|2,353|| align=right|0,251|| align=right|6,12|| align=right|3,608||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56350)||2000 AB92|| align=right|14,4|| align=right|2,754|| align=right|0,121|| align=right|6,69|| align=right|4,569||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56351)||2000 AN93|| align=right|14,7|| align=right|1,940|| align=right|0,054|| align=right|23,90|| align=right|2,702||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56352)||2000 AR93|| align=right|15,8|| align=right|1,927|| align=right|0,058|| align=right|25,04|| align=right|2,673||MBA||6. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56353)||2000 AB103|| align=right|14,4|| align=right|2,713|| align=right|0,212|| align=right|8,60|| align=right|4,469||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56354)||2000 AF129|| align=right|15,2|| align=right|2,224|| align=right|0,176|| align=right|5,44|| align=right|3,315||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56355)||2000 AX130|| align=right|12,4|| align=right|5,287|| align=right|0,037|| align=right|2,54|| align=right|12,16||JUT||6. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56356)||2000 AY138|| align=right|14,7|| align=right|2,541|| align=right|0,196|| align=right|12,11|| align=right|4,049||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56357)||2000 AS143|| align=right|16,0|| align=right|2,172|| align=right|0,117|| align=right|4,50|| align=right|3,201||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56358)||2000 AR201|| align=right|15,6|| align=right|1,925|| align=right|0,075|| align=right|24,53|| align=right|2,671||MBA||9. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56359)||2000 AZ228|| align=right|14,6|| align=right|2,644|| align=right|0,216|| align=right|14,44|| align=right|4,300||MBA||7. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56360)||2000 AP239|| align=right|14,9|| align=right|1,927|| align=right|0,060|| align=right|23,99|| align=right|2,674||MBA||6. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56361)||2000 CW1|| align=right|14,9|| align=right|2,241|| align=right|0,182|| align=right|2,97|| align=right|3,353||MBA||4. února 2000||San Marcello||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(56362)||2000 CG56|| align=right|15,7|| align=right|2,227|| align=right|0,085|| align=right|3,56|| align=right|3,322||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56363)||2000 CP93|| align=right|16,0|| align=right|2,782|| align=right|0,038|| align=right|1,78|| align=right|4,640||MBA||8. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56364)||2000 CU116|| align=right|15,8|| align=right|2,338|| align=right|0,057|| align=right|7,05|| align=right|3,575||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56365)||2000 DG54|| align=right|16,3|| align=right|2,204|| align=right|0,165|| align=right|2,84|| align=right|3,271||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56366)||2000 DO69|| align=right|16,0|| align=right|2,183|| align=right|0,020|| align=right|4,77|| align=right|3,225||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56367)||2000 EF|| align=right|13,9|| align=right|2,670|| align=right|0,162|| align=right|13,06|| align=right|4,361||MBA||1. března 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(56368)||2000 EU5|| align=right|16,1|| align=right|2,181|| align=right|0,140|| align=right|1,34|| align=right|3,221||MBA||2. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(56369)||2000 EW6|| align=right|15,5|| align=right|2,223|| align=right|0,179|| align=right|5,73|| align=right|3,314||MBA||2. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(56370)||2000 EV7|| align=right|15,2|| align=right|2,281|| align=right|0,141|| align=right|7,20|| align=right|3,443||MBA||2. března 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(56371)||2000 EC15|| align=right|15,1|| align=right|2,253|| align=right|0,194|| align=right|10,21|| align=right|3,381||MBA||5. března 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(56372)||2000 EX19|| align=right|14,9|| align=right|2,277|| align=right|0,208|| align=right|6,27|| align=right|3,435||MBA||7. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56373)||2000 EF20|| align=right|15,4|| align=right|2,318|| align=right|0,101|| align=right|1,86|| align=right|3,527||MBA||1. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(56374)||2000 EM24|| align=right|16,5|| align=right|2,227|| align=right|0,192|| align=right|5,01|| align=right|3,322||MBA||8. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(56375)||2000 EJ25|| align=right|16,1|| align=right|2,288|| align=right|0,155|| align=right|0,94|| align=right|3,461||MBA||8. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(56376)||2000 EE33|| align=right|15,4|| align=right|2,355|| align=right|0,121|| align=right|7,50|| align=right|3,614||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56377)||2000 EU35|| align=right|16,1|| align=right|2,233|| align=right|0,059|| align=right|6,62|| align=right|3,335||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56378)||2000 ED37|| align=right|15,6|| align=right|2,305|| align=right|0,021|| align=right|6,03|| align=right|3,498||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56379)||2000 EU42|| align=right|15,3|| align=right|2,270|| align=right|0,195|| align=right|5,73|| align=right|3,419||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56380)||2000 EJ43|| align=right|15,6|| align=right|2,249|| align=right|0,133|| align=right|6,22|| align=right|3,372||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56381)||2000 EN43|| align=right|16,0|| align=right|2,256|| align=right|0,049|| align=right|5,86|| align=right|3,388||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56382)||2000 ES43|| align=right|15,8|| align=right|2,271|| align=right|0,039|| align=right|6,10|| align=right|3,422||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56383)||2000 EJ47|| align=right|15,5|| align=right|2,232|| align=right|0,178|| align=right|5,33|| align=right|3,333||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56384)||2000 EX47|| align=right|15,4|| align=right|2,268|| align=right|0,116|| align=right|7,06|| align=right|3,416||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56385)||2000 EN48|| align=right|16,2|| align=right|2,228|| align=right|0,165|| align=right|3,71|| align=right|3,326||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56386)||2000 EG54|| align=right|15,6|| align=right|2,219|| align=right|0,127|| align=right|4,97|| align=right|3,305||MBA||9. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(56387)||2000 EA64|| align=right|16,1|| align=right|2,204|| align=right|0,183|| align=right|3,54|| align=right|3,272||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56388)||2000 EN69|| align=right|15,1|| align=right|2,234|| align=right|0,218|| align=right|3,72|| align=right|3,338||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56389)||2000 EB87|| align=right|15,8|| align=right|2,273|| align=right|0,138|| align=right|4,16|| align=right|3,426||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56390)||2000 EH91|| align=right|15,4|| align=right|2,294|| align=right|0,148|| align=right|5,04|| align=right|3,473||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56391)||2000 ET97|| align=right|15,8|| align=right|2,245|| align=right|0,113|| align=right|3,79|| align=right|3,362||MBA||11. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56392)||2000 ET106|| align=right|16,1|| align=right|2,245|| align=right|0,140|| align=right|4,63|| align=right|3,362||MBA||15. března 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(56393)||2000 ER120|| align=right|16,4|| align=right|2,212|| align=right|0,134|| align=right|7,93|| align=right|3,290||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56394)||2000 EB126|| align=right|16,1|| align=right|2,452|| align=right|0,082|| align=right|6,67|| align=right|3,840||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56395)||2000 EV126|| align=right|16,4|| align=right|2,203|| align=right|0,192|| align=right|6,76|| align=right|3,269||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56396)||2000 EX129|| align=right|14,4|| align=right|2,313|| align=right|0,220|| align=right|9,30|| align=right|3,516||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56397)||2000 EN134|| align=right|15,5|| align=right|2,205|| align=right|0,157|| align=right|6,79|| align=right|3,274||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56398)||2000 EW134|| align=right|16,4|| align=right|2,232|| align=right|0,120|| align=right|6,60|| align=right|3,333||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56399)||2000 EU135|| align=right|15,1|| align=right|2,311|| align=right|0,206|| align=right|11,79|| align=right|3,513||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56400)||2000 EF140|| align=right|12,9|| align=right|3,051|| align=right|0,047|| align=right|11,45|| align=right|5,329||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56401)||2000 EN155|| align=right|15,2|| align=right|2,290|| align=right|0,068|| align=right|8,53|| align=right|3,464||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56402)||2000 ET157|| align=right|15,2|| align=right|2,327|| align=right|0,138|| align=right|5,26|| align=right|3,550||MBA||12. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56403)||2000 FL|| align=right|15,0|| align=right|2,258|| align=right|0,117|| align=right|6,91|| align=right|3,392||MBA||25. března 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(56404)||2000 FC12|| align=right|14,4|| align=right|2,370|| align=right|0,166|| align=right|11,48|| align=right|3,649||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56405)||2000 FH17|| align=right|16,0|| align=right|2,210|| align=right|0,092|| align=right|5,58|| align=right|3,284||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56406)||2000 FZ20|| align=right|15,1|| align=right|2,357|| align=right|0,180|| align=right|14,33|| align=right|3,618||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56407)||2000 FA22|| align=right|16,3|| align=right|2,211|| align=right|0,110|| align=right|7,99|| align=right|3,287||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56408)||2000 FH22|| align=right|16,1|| align=right|2,185|| align=right|0,107|| align=right|5,92|| align=right|3,229||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56409)||2000 FQ29|| align=right|16,8|| align=right|2,243|| align=right|0,182|| align=right|4,48|| align=right|3,359||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56410)||2000 FZ34|| align=right|16,5|| align=right|2,176|| align=right|0,145|| align=right|2,46|| align=right|3,209||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56411)||2000 FE35|| align=right|15,6|| align=right|2,190|| align=right|0,138|| align=right|3,84|| align=right|3,240||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56412)||2000 FM40|| align=right|15,3|| align=right|2,264|| align=right|0,029|| align=right|7,13|| align=right|3,407||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56413)||2000 FU40|| align=right|16,5|| align=right|2,183|| align=right|0,075|| align=right|6,05|| align=right|3,225||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56414)||2000 FK42|| align=right|15,7|| align=right|2,185|| align=right|0,126|| align=right|6,77|| align=right|3,229||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56415)||2000 FR46|| align=right|15,1|| align=right|2,316|| align=right|0,124|| align=right|7,18|| align=right|3,525||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56416)||2000 FS55|| align=right|15,5|| align=right|2,242|| align=right|0,077|| align=right|5,27|| align=right|3,356||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56417)||2000 FO58|| align=right|15,6|| align=right|2,327|| align=right|0,091|| align=right|7,57|| align=right|3,549||MBA||26. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56418)||2000 FL59|| align=right|15,9|| align=right|2,323|| align=right|0,083|| align=right|8,54|| align=right|3,540||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56419)||2000 FM59|| align=right|15,8|| align=right|2,222|| align=right|0,066|| align=right|6,64|| align=right|3,311||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56420)||2000 FX60|| align=right|15,6|| align=right|2,325|| align=right|0,104|| align=right|7,37|| align=right|3,544||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56421)||2000 GV2|| align=right|15,2|| align=right|2,203|| align=right|0,215|| align=right|7,04|| align=right|3,269||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56422)||2000 GV3|| align=right|15,1|| align=right|2,389|| align=right|0,207|| align=right|3,13|| align=right|3,692||MBA||2. dubna 2000||Kleť||Klet
|-
|(56423)||2000 GW3|| align=right|15,6|| align=right|2,322|| align=right|0,147|| align=right|2,13|| align=right|3,537||MBA||2. dubna 2000||Kleť||Klet
|-
|(56424)||2000 GG5|| align=right|15,3|| align=right|2,189|| align=right|0,126|| align=right|4,60|| align=right|3,238||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56425)||2000 GZ7|| align=right|14,4|| align=right|2,380|| align=right|0,180|| align=right|7,64|| align=right|3,671||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56426)||2000 GW24|| align=right|16,5|| align=right|2,298|| align=right|0,248|| align=right|5,77|| align=right|3,483||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56427)||2000 GO27|| align=right|15,5|| align=right|2,902|| align=right|0,070|| align=right|2,36|| align=right|4,943||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56428)||2000 GT27|| align=right|17,2|| align=right|2,226|| align=right|0,123|| align=right|1,05|| align=right|3,319||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56429)||2000 GY27|| align=right|16,5|| align=right|2,225|| align=right|0,094|| align=right|1,61|| align=right|3,319||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56430)||2000 GP29|| align=right|15,2|| align=right|2,423|| align=right|0,194|| align=right|1,87|| align=right|3,772||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56431)||2000 GX33|| align=right|15,5|| align=right|2,355|| align=right|0,251|| align=right|1,60|| align=right|3,614||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56432)||2000 GY33|| align=right|15,9|| align=right|2,381|| align=right|0,221|| align=right|1,12|| align=right|3,674||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56433)||2000 GR34|| align=right|14,5|| align=right|2,394|| align=right|0,276|| align=right|11,09|| align=right|3,704||MBA||12. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56434)||2000 GN38|| align=right|15,5|| align=right|2,336|| align=right|0,174|| align=right|2,80|| align=right|3,569||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56435)||2000 GQ38|| align=right|15,2|| align=right|2,367|| align=right|0,218|| align=right|2,40|| align=right|3,640||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56436)||2000 GZ46|| align=right|14,9|| align=right|2,240|| align=right|0,209|| align=right|5,11|| align=right|3,351||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56437)||2000 GT48|| align=right|15,3|| align=right|2,349|| align=right|0,125|| align=right|7,04|| align=right|3,601||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56438)||2000 GV49|| align=right|15,4|| align=right|2,258|| align=right|0,144|| align=right|6,38|| align=right|3,392||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56439)||2000 GD52|| align=right|14,9|| align=right|2,184|| align=right|0,173|| align=right|6,63|| align=right|3,228||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56440)||2000 GY52|| align=right|15,7|| align=right|2,167|| align=right|0,071|| align=right|4,52|| align=right|3,190||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56441)||2000 GW54|| align=right|16,2|| align=right|2,231|| align=right|0,077|| align=right|4,48|| align=right|3,332||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56442)||2000 GP66|| align=right|14,5|| align=right|2,682|| align=right|0,034|| align=right|5,91|| align=right|4,390||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56443)||2000 GX67|| align=right|15,3|| align=right|2,286|| align=right|0,086|| align=right|2,91|| align=right|3,456||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56444)||2000 GB68|| align=right|15,5|| align=right|2,388|| align=right|0,205|| align=right|1,55|| align=right|3,690||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56445)||2000 GN71|| align=right|15,9|| align=right|2,312|| align=right|0,130|| align=right|5,47|| align=right|3,514||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56446)||2000 GF74|| align=right|15,7|| align=right|2,233|| align=right|0,085|| align=right|4,20|| align=right|3,336||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56447)||2000 GR76|| align=right|15,9|| align=right|2,323|| align=right|0,085|| align=right|5,62|| align=right|3,541||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56448)||2000 GY76|| align=right|16,1|| align=right|2,313|| align=right|0,143|| align=right|3,58|| align=right|3,517||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56449)||2000 GS78|| align=right|16,4|| align=right|2,205|| align=right|0,113|| align=right|2,08|| align=right|3,274||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56450)||2000 GU80|| align=right|14,5|| align=right|2,555|| align=right|0,213|| align=right|13,34|| align=right|4,084||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56451)||2000 GN81|| align=right|15,0|| align=right|2,431|| align=right|0,186|| align=right|3,43|| align=right|3,790||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56452)||2000 GU86|| align=right|15,5|| align=right|2,383|| align=right|0,170|| align=right|2,89|| align=right|3,678||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56453)||2000 GG87|| align=right|15,3|| align=right|2,346|| align=right|0,129|| align=right|7,80|| align=right|3,594||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56454)||2000 GM87|| align=right|15,0|| align=right|2,193|| align=right|0,157|| align=right|7,18|| align=right|3,246||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56455)||2000 GW87|| align=right|15,4|| align=right|2,216|| align=right|0,181|| align=right|6,78|| align=right|3,297||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56456)||2000 GE89|| align=right|14,7|| align=right|2,397|| align=right|0,102|| align=right|6,45|| align=right|3,711||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56457)||2000 GE95|| align=right|15,5|| align=right|2,206|| align=right|0,177|| align=right|4,90|| align=right|3,277||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56458)||2000 GA96|| align=right|16,1|| align=right|2,226|| align=right|0,017|| align=right|7,75|| align=right|3,320||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56459)||2000 GD96|| align=right|15,7|| align=right|2,280|| align=right|0,123|| align=right|2,50|| align=right|3,442||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56460)||2000 GE96|| align=right|15,4|| align=right|2,248|| align=right|0,211|| align=right|3,39|| align=right|3,370||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56461)||2000 GX96|| align=right|14,3|| align=right|2,477|| align=right|0,130|| align=right|12,68|| align=right|3,898||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56462)||2000 GN97|| align=right|15,2|| align=right|2,366|| align=right|0,239|| align=right|2,58|| align=right|3,638||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56463)||2000 GD98|| align=right|14,8|| align=right|2,432|| align=right|0,130|| align=right|5,91|| align=right|3,792||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56464)||2000 GE98|| align=right|16,0|| align=right|2,192|| align=right|0,090|| align=right|4,72|| align=right|3,246||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56465)||2000 GS98|| align=right|15,8|| align=right|2,213|| align=right|0,093|| align=right|4,95|| align=right|3,291||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56466)||2000 GZ99|| align=right|16,2|| align=right|2,195|| align=right|0,182|| align=right|3,77|| align=right|3,251||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56467)||2000 GP103|| align=right|16,3|| align=right|2,214|| align=right|0,105|| align=right|4,62|| align=right|3,294||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56468)||2000 GO104|| align=right|15,1|| align=right|2,432|| align=right|0,204|| align=right|3,54|| align=right|3,792||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56469)||2000 GN105|| align=right|15,9|| align=right|2,295|| align=right|0,153|| align=right|3,46|| align=right|3,477||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56470)||2000 GH106|| align=right|15,5|| align=right|2,173|| align=right|0,042|| align=right|5,60|| align=right|3,202||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56471)||2000 GX106|| align=right|14,8|| align=right|2,294|| align=right|0,230|| align=right|12,99|| align=right|3,474||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56472)||2000 GB108|| align=right|15,4|| align=right|2,260|| align=right|0,122|| align=right|6,40|| align=right|3,398||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56473)||2000 GY108|| align=right|15,2|| align=right|2,265|| align=right|0,165|| align=right|7,90|| align=right|3,408||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56474)||2000 GA109|| align=right|16,5|| align=right|2,275|| align=right|0,147|| align=right|2,20|| align=right|3,430||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56475)||2000 GN109|| align=right|16,1|| align=right|2,252|| align=right|0,124|| align=right|4,27|| align=right|3,379||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56476)||2000 GU110|| align=right|14,7|| align=right|2,304|| align=right|0,185|| align=right|5,60|| align=right|3,497||MBA||2. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56477)||2000 GM111|| align=right|15,5|| align=right|2,349|| align=right|0,199|| align=right|6,68|| align=right|3,600||MBA||3. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56478)||2000 GS111|| align=right|16,3|| align=right|2,206|| align=right|0,080|| align=right|6,08|| align=right|3,277||MBA||3. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56479)||2000 GT114|| align=right|13,7|| align=right|2,644|| align=right|0,239|| align=right|11,39|| align=right|4,299||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56480)||2000 GU114|| align=right|16,3|| align=right|2,308|| align=right|0,086|| align=right|4,46|| align=right|3,505||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56481)||2000 GW114|| align=right|14,6|| align=right|2,276|| align=right|0,167|| align=right|4,09|| align=right|3,433||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56482)||2000 GY115|| align=right|15,2|| align=right|2,214|| align=right|0,145|| align=right|9,42|| align=right|3,295||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56483)||2000 GY121|| align=right|16,2|| align=right|2,279|| align=right|0,053|| align=right|7,58|| align=right|3,440||MBA||6. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(56484)||2000 GH124|| align=right|14,6|| align=right|2,292|| align=right|0,146|| align=right|7,97|| align=right|3,469||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56485)||2000 GL125|| align=right|14,5|| align=right|2,538|| align=right|0,028|| align=right|8,24|| align=right|4,042||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56486)||2000 GF126|| align=right|14,5|| align=right|2,349|| align=right|0,131|| align=right|7,36|| align=right|3,600||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56487)||2000 GR126|| align=right|14,7|| align=right|2,274|| align=right|0,134|| align=right|9,18|| align=right|3,428||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56488)||2000 GQ131|| align=right|15,4|| align=right|2,411|| align=right|0,153|| align=right|6,74|| align=right|3,742||MBA||7. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(56489)||2000 GT131|| align=right|15,4|| align=right|2,416|| align=right|0,277|| align=right|7,24|| align=right|3,755||MBA||7. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(56490)||2000 GD133|| align=right|15,1|| align=right|2,461|| align=right|0,214|| align=right|8,39|| align=right|3,859||MBA||12. dubna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(56491)||2000 GS133|| align=right|16,1|| align=right|2,340|| align=right|0,183|| align=right|5,35|| align=right|3,579||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56492)||2000 GH134|| align=right|15,5|| align=right|2,406|| align=right|0,252|| align=right|10,66|| align=right|3,731||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56493)||2000 GU134|| align=right|14,8|| align=right|2,303|| align=right|0,199|| align=right|7,07|| align=right|3,494||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56494)||2000 GA136|| align=right|15,7|| align=right|2,315|| align=right|0,108|| align=right|7,45|| align=right|3,521||MBA||12. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56495)||2000 GW137|| align=right|14,7|| align=right|2,366|| align=right|0,102|| align=right|5,33|| align=right|3,640||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56496)||2000 GE138|| align=right|16,4|| align=right|2,239|| align=right|0,090|| align=right|6,74|| align=right|3,350||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56497)||2000 GD140|| align=right|15,1|| align=right|2,264|| align=right|0,154|| align=right|6,20|| align=right|3,406||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56498)||2000 GU140|| align=right|15,9|| align=right|2,268|| align=right|0,156|| align=right|8,62|| align=right|3,415||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56499)||2000 GM143|| align=right|15,7|| align=right|2,331|| align=right|0,169|| align=right|6,61|| align=right|3,559||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56500)||2000 GV143|| align=right|15,0|| align=right|2,376|| align=right|0,268|| align=right|9,48|| align=right|3,661||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56501)||2000 GG153|| align=right|15,5|| align=right|2,256|| align=right|0,046|| align=right|4,30|| align=right|3,388||MBA||6. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56502)||2000 GY158|| align=right|15,0|| align=right|2,515|| align=right|0,186|| align=right|3,61|| align=right|3,988||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56503)||2000 GR159|| align=right|14,3|| align=right|2,319|| align=right|0,160|| align=right|5,58|| align=right|3,530||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56504)||2000 GT166|| align=right|15,4|| align=right|2,398|| align=right|0,123|| align=right|7,04|| align=right|3,713||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56505)||2000 GV171|| align=right|16,2|| align=right|2,205|| align=right|0,033|| align=right|4,45|| align=right|3,274||MBA||2. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56506)||2000 GH174|| align=right|15,2|| align=right|2,446|| align=right|0,127|| align=right|6,80|| align=right|3,824||MBA||5. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56507)||2000 GU178|| align=right|16,1|| align=right|2,361|| align=right|0,081|| align=right|6,97|| align=right|3,627||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56508)||2000 HG6|| align=right|16,0|| align=right|2,357|| align=right|0,131|| align=right|5,71|| align=right|3,618||MBA||24. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(56509)||2000 HB7|| align=right|15,7|| align=right|2,382|| align=right|0,063|| align=right|7,60|| align=right|3,676||MBA||24. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(56510)||2000 HT8|| align=right|14,9|| align=right|2,415|| align=right|0,035|| align=right|6,38|| align=right|3,751||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56511)||2000 HE11|| align=right|15,5|| align=right|2,346|| align=right|0,220|| align=right|1,64|| align=right|3,593||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56512)||2000 HH11|| align=right|16,2|| align=right|2,358|| align=right|0,091|| align=right|7,42|| align=right|3,621||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56513)||2000 HY12|| align=right|15,6|| align=right|2,592|| align=right|0,231|| align=right|4,04|| align=right|4,172||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56514)||2000 HM18|| align=right|15,2|| align=right|2,631|| align=right|0,198|| align=right|14,42|| align=right|4,267||MBA||25. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(56515)||2000 HD20|| align=right|15,9|| align=right|2,353|| align=right|0,093|| align=right|7,43|| align=right|3,608||MBA||27. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(56516)||2000 HE20|| align=right|15,6|| align=right|2,443|| align=right|0,140|| align=right|7,07|| align=right|3,817||MBA||27. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(56517)||2000 HU20|| align=right|16,3|| align=right|2,262|| align=right|0,211|| align=right|5,43|| align=right|3,401||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56518)||2000 HZ20|| align=right|14,3|| align=right|2,688|| align=right|0,275|| align=right|13,33|| align=right|4,406||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56519)||2000 HB21|| align=right|15,4|| align=right|2,280|| align=right|0,147|| align=right|3,35|| align=right|3,443||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56520)||2000 HO21|| align=right|15,7|| align=right|2,241|| align=right|0,144|| align=right|5,07|| align=right|3,354||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56521)||2000 HE22|| align=right|16,9|| align=right|2,267|| align=right|0,231|| align=right|0,42|| align=right|3,412||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56522)||2000 HT24|| align=right|15,5|| align=right|2,447|| align=right|0,119|| align=right|5,11|| align=right|3,826||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56523)||2000 HX25|| align=right|15,8|| align=right|2,467|| align=right|0,201|| align=right|1,64|| align=right|3,875||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56524)||2000 HT27|| align=right|16,5|| align=right|2,280|| align=right|0,165|| align=right|1,93|| align=right|3,443||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56525)||2000 HY31|| align=right|15,5|| align=right|2,338|| align=right|0,109|| align=right|3,70|| align=right|3,574||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56526)||2000 HP35|| align=right|15,5|| align=right|2,391|| align=right|0,141|| align=right|7,89|| align=right|3,696||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56527)||2000 HF36|| align=right|14,7|| align=right|2,440|| align=right|0,237|| align=right|13,39|| align=right|3,811||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56528)||2000 HF44|| align=right|16,0|| align=right|2,182|| align=right|0,160|| align=right|3,83|| align=right|3,221||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56529)||2000 HY44|| align=right|16,2|| align=right|2,343|| align=right|0,112|| align=right|2,98|| align=right|3,586||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56530)||2000 HK45|| align=right|15,6|| align=right|2,324|| align=right|0,171|| align=right|4,64|| align=right|3,542||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56531)||2000 HF48|| align=right|15,7|| align=right|2,349|| align=right|0,100|| align=right|8,08|| align=right|3,599||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56532)||2000 HB50|| align=right|16,0|| align=right|2,331|| align=right|0,106|| align=right|0,49|| align=right|3,559||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56533)||2000 HY50|| align=right|16,3|| align=right|2,267|| align=right|0,125|| align=right|4,63|| align=right|3,413||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56534)||2000 HH52|| align=right|15,7|| align=right|2,390|| align=right|0,174|| align=right|5,43|| align=right|3,694||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56535)||2000 HT52|| align=right|15,9|| align=right|2,382|| align=right|0,208|| align=right|4,24|| align=right|3,676||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56536)||2000 HO53|| align=right|15,2|| align=right|2,369|| align=right|0,129|| align=right|5,38|| align=right|3,646||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56537)||2000 HQ53|| align=right|15,1|| align=right|2,574|| align=right|0,229|| align=right|5,83|| align=right|4,130||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56538)||2000 HF54|| align=right|15,3|| align=right|2,215|| align=right|0,093|| align=right|6,41|| align=right|3,296||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56539)||2000 HT58|| align=right|14,9|| align=right|2,261|| align=right|0,185|| align=right|6,38|| align=right|3,399||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56540)||2000 HC61|| align=right|16,3|| align=right|2,273|| align=right|0,102|| align=right|2,69|| align=right|3,426||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56541)||2000 HR61|| align=right|16,8|| align=right|2,389|| align=right|0,132|| align=right|2,71|| align=right|3,692||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56542)||2000 HJ63|| align=right|15,6|| align=right|2,415|| align=right|0,203|| align=right|1,39|| align=right|3,753||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56543)||2000 HT64|| align=right|15,4|| align=right|2,460|| align=right|0,128|| align=right|6,21|| align=right|3,858||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56544)||2000 HB65|| align=right|16,1|| align=right|2,326|| align=right|0,047|| align=right|7,37|| align=right|3,548||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56545)||2000 HK65|| align=right|15,9|| align=right|2,390|| align=right|0,201|| align=right|2,95|| align=right|3,694||MBA||26. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(56546)||2000 HF66|| align=right|16,1|| align=right|2,308|| align=right|0,106|| align=right|3,44|| align=right|3,505||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56547)||2000 HQ69|| align=right|16,4|| align=right|2,330|| align=right|0,093|| align=right|5,26|| align=right|3,556||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56548)||2000 HZ74|| align=right|15,9|| align=right|2,299|| align=right|0,044|| align=right|6,37|| align=right|3,486||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56549)||2000 HZ75|| align=right|16,5|| align=right|2,290|| align=right|0,078|| align=right|4,96|| align=right|3,464||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56550)||2000 HZ77|| align=right|15,4|| align=right|2,232|| align=right|0,181|| align=right|5,12|| align=right|3,333||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56551)||2000 HJ78|| align=right|16,7|| align=right|2,186|| align=right|0,053|| align=right|4,86|| align=right|3,230||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56552)||2000 HL78|| align=right|15,2|| align=right|2,319|| align=right|0,136|| align=right|6,63|| align=right|3,532||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56553)||2000 HL79|| align=right|15,9|| align=right|2,237|| align=right|0,051|| align=right|7,26|| align=right|3,346||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56554)||2000 HF85|| align=right|15,8|| align=right|2,268|| align=right|0,117|| align=right|6,43|| align=right|3,414||MBA||29. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(56555)||2000 HL85|| align=right|16,2|| align=right|2,341|| align=right|0,017|| align=right|3,22|| align=right|3,582||MBA||30. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56556)||2000 HF88|| align=right|16,5|| align=right|2,390|| align=right|0,206|| align=right|4,03|| align=right|3,695||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56557)||2000 HX91|| align=right|15,1|| align=right|2,317|| align=right|0,092|| align=right|6,89|| align=right|3,526||MBA||30. dubna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(56558)||2000 HK100|| align=right|14,7|| align=right|2,896|| align=right|0,015|| align=right|2,85|| align=right|4,928||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56559)||2000 JN3|| align=right|15,8|| align=right|2,176|| align=right|0,231|| align=right|25,72|| align=right|3,208||MBA||4. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56560)||2000 JW6|| align=right|14,6|| align=right|2,450|| align=right|0,282|| align=right|12,61|| align=right|3,835||MBA||4. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56561) Jaimenomen||2000 JG7|| align=right|15,4|| align=right|2,335|| align=right|0,127|| align=right|7,37|| align=right|3,567||MBA||5. května 2000||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(56562)||2000 JN7|| align=right|15,5|| align=right|2,533|| align=right|0,205|| align=right|13,13|| align=right|4,030||MBA||1. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(56563)||2000 JS8|| align=right|15,7|| align=right|2,284|| align=right|0,170|| align=right|5,54|| align=right|3,451||MBA||6. května 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(56564)||2000 JY10|| align=right|15,6|| align=right|2,306|| align=right|0,106|| align=right|6,34|| align=right|3,502||MBA||3. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56565)||2000 JY12|| align=right|14,4|| align=right|2,546|| align=right|0,235|| align=right|11,41|| align=right|4,063||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56566)||2000 JE14|| align=right|15,4|| align=right|2,417|| align=right|0,090|| align=right|3,54|| align=right|3,757||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56567)||2000 JQ14|| align=right|16,2|| align=right|2,378|| align=right|0,090|| align=right|3,67|| align=right|3,666||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56568)||2000 JN15|| align=right|15,4|| align=right|2,300|| align=right|0,069|| align=right|2,95|| align=right|3,489||MBA||9. května 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(56569)||2000 JL17|| align=right|15,4|| align=right|2,241|| align=right|0,120|| align=right|4,11|| align=right|3,353||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56570)||2000 JA21|| align=right|15,4|| align=right|2,379|| align=right|0,133|| align=right|3,22|| align=right|3,668||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56571)||2000 JD22|| align=right|15,2|| align=right|2,205|| align=right|0,105|| align=right|3,70|| align=right|3,273||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56572)||2000 JZ23|| align=right|14,1|| align=right|2,569|| align=right|0,096|| align=right|12,62|| align=right|4,118||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56573)||2000 JD24|| align=right|14,9|| align=right|2,278|| align=right|0,230|| align=right|4,91|| align=right|3,436||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56574)||2000 JK24|| align=right|15,1|| align=right|2,417|| align=right|0,253|| align=right|10,56|| align=right|3,757||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56575)||2000 JX24|| align=right|15,8|| align=right|2,314|| align=right|0,148|| align=right|4,48|| align=right|3,519||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56576)||2000 JB25|| align=right|15,3|| align=right|2,432|| align=right|0,127|| align=right|6,32|| align=right|3,793||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56577)||2000 JE26|| align=right|16,1|| align=right|2,277|| align=right|0,068|| align=right|6,20|| align=right|3,434||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56578)||2000 JJ26|| align=right|14,4|| align=right|2,309|| align=right|0,166|| align=right|9,06|| align=right|3,509||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56579)||2000 JB27|| align=right|14,4|| align=right|2,279|| align=right|0,119|| align=right|9,95|| align=right|3,439||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56580)||2000 JG27|| align=right|14,8|| align=right|2,295|| align=right|0,136|| align=right|5,96|| align=right|3,477||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56581)||2000 JT27|| align=right|16,9|| align=right|2,226|| align=right|0,078|| align=right|2,46|| align=right|3,321||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56582)||2000 JW27|| align=right|15,6|| align=right|2,317|| align=right|0,094|| align=right|4,92|| align=right|3,527||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56583)||2000 JH28|| align=right|14,7|| align=right|2,538|| align=right|0,179|| align=right|12,62|| align=right|4,043||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56584)||2000 JQ29|| align=right|15,6|| align=right|2,367|| align=right|0,058|| align=right|5,55|| align=right|3,642||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56585)||2000 JZ29|| align=right|14,8|| align=right|2,310|| align=right|0,128|| align=right|5,07|| align=right|3,510||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56586)||2000 JK31|| align=right|14,9|| align=right|2,416|| align=right|0,163|| align=right|1,38|| align=right|3,756||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56587)||2000 JL31|| align=right|15,2|| align=right|2,307|| align=right|0,114|| align=right|8,91|| align=right|3,504||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56588)||2000 JS32|| align=right|16,3|| align=right|2,285|| align=right|0,125|| align=right|4,64|| align=right|3,452||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56589)||2000 JH33|| align=right|13,9|| align=right|2,726|| align=right|0,192|| align=right|12,77|| align=right|4,501||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56590)||2000 JY35|| align=right|15,9|| align=right|2,273|| align=right|0,047|| align=right|0,43|| align=right|3,426||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56591)||2000 JP37|| align=right|15,0|| align=right|2,428|| align=right|0,183|| align=right|4,34|| align=right|3,783||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56592)||2000 JF38|| align=right|14,1|| align=right|2,708|| align=right|0,254|| align=right|9,24|| align=right|4,456||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56593)||2000 JS38|| align=right|13,8|| align=right|2,852|| align=right|0,159|| align=right|15,77|| align=right|4,817||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56594)||2000 JL40|| align=right|15,3|| align=right|2,258|| align=right|0,188|| align=right|3,24|| align=right|3,393||MBA||11. května 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(56595)||2000 JX40|| align=right|15,6|| align=right|2,420|| align=right|0,193|| align=right|2,05|| align=right|3,763||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56596)||2000 JG43|| align=right|16,0|| align=right|2,289|| align=right|0,116|| align=right|9,22|| align=right|3,462||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56597)||2000 JO44|| align=right|16,1|| align=right|2,344|| align=right|0,071|| align=right|7,39|| align=right|3,589||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56598)||2000 JY46|| align=right|15,5|| align=right|2,366|| align=right|0,184|| align=right|6,91|| align=right|3,638||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56599)||2000 JW48|| align=right|15,3|| align=right|2,314|| align=right|0,084|| align=right|6,40|| align=right|3,520||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56600)||2000 JK50|| align=right|14,7|| align=right|2,434|| align=right|0,224|| align=right|9,45|| align=right|3,796||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56601)||2000 JS50|| align=right|15,8|| align=right|2,406|| align=right|0,215|| align=right|2,88|| align=right|3,731||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56602)||2000 JQ51|| align=right|15,7|| align=right|2,217|| align=right|0,085|| align=right|3,07|| align=right|3,300||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56603)||2000 JZ52|| align=right|15,3|| align=right|2,353|| align=right|0,077|| align=right|6,37|| align=right|3,609||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56604)||2000 JN56|| align=right|15,3|| align=right|2,332|| align=right|0,055|| align=right|6,06|| align=right|3,560||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56605)||2000 JG57|| align=right|15,2|| align=right|2,608|| align=right|0,164|| align=right|4,16|| align=right|4,212||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56606)||2000 JF58|| align=right|13,7|| align=right|2,228|| align=right|0,220|| align=right|7,18|| align=right|3,324||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56607)||2000 JL58|| align=right|15,6|| align=right|2,212|| align=right|0,176|| align=right|4,36|| align=right|3,289||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56608)||2000 JS58|| align=right|14,0|| align=right|2,751|| align=right|0,307|| align=right|15,15|| align=right|4,562||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56609)||2000 JA60|| align=right|14,9|| align=right|2,326|| align=right|0,135|| align=right|6,49|| align=right|3,546||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56610)||2000 JZ60|| align=right|15,2|| align=right|2,404|| align=right|0,112|| align=right|5,61|| align=right|3,726||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56611)||2000 JH61|| align=right|15,0|| align=right|2,274|| align=right|0,101|| align=right|6,39|| align=right|3,429||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56612)||2000 JY61|| align=right|14,5|| align=right|2,399|| align=right|0,174|| align=right|6,43|| align=right|3,716||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56613)||2000 JX62|| align=right|14,3|| align=right|2,569|| align=right|0,200|| align=right|6,59|| align=right|4,117||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56614)||2000 JQ63|| align=right|15,5|| align=right|2,194|| align=right|0,041|| align=right|4,27|| align=right|3,250||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56615)||2000 JL69|| align=right|14,7|| align=right|2,569|| align=right|0,016|| align=right|22,90|| align=right|4,118||MBA||1. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56616)||2000 JM70|| align=right|13,9|| align=right|2,448|| align=right|0,171|| align=right|11,44|| align=right|3,830||MBA||1. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56617)||2000 JZ72|| align=right|15,8|| align=right|2,398|| align=right|0,057|| align=right|7,14|| align=right|3,712||MBA||2. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56618)||2000 JC73|| align=right|14,6|| align=right|2,534|| align=right|0,150|| align=right|15,98|| align=right|4,034||MBA||2. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56619)||2000 JE73|| align=right|16,0|| align=right|2,332|| align=right|0,069|| align=right|7,04|| align=right|3,561||MBA||2. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56620)||2000 JL73|| align=right|15,4|| align=right|2,290|| align=right|0,084|| align=right|5,30|| align=right|3,464||MBA||2. května 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(56621)||2000 JB74|| align=right|16,4|| align=right|2,291|| align=right|0,100|| align=right|7,53|| align=right|3,467||MBA||3. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(56622)||2000 JR75|| align=right|15,5|| align=right|2,339|| align=right|0,141|| align=right|6,38|| align=right|3,575||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56623)||2000 JC76|| align=right|16,9|| align=right|2,232|| align=right|0,106|| align=right|2,65|| align=right|3,334||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56624)||2000 JQ76|| align=right|16,6|| align=right|2,223|| align=right|0,162|| align=right|5,28|| align=right|3,313||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56625)||2000 JW77|| align=right|15,1|| align=right|2,232|| align=right|0,096|| align=right|6,19|| align=right|3,333||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56626)||2000 JH78|| align=right|15,0|| align=right|2,273|| align=right|0,162|| align=right|4,34|| align=right|3,425||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56627)||2000 JF84|| align=right|15,2|| align=right|2,348|| align=right|0,070|| align=right|8,84|| align=right|3,597||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56628)||2000 JG84|| align=right|16,1|| align=right|2,310|| align=right|0,106|| align=right|7,11|| align=right|3,510||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56629)||2000 KV|| align=right|16,1|| align=right|2,428|| align=right|0,163|| align=right|1,20|| align=right|3,782||MBA||25. května 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(56630)||2000 KP2|| align=right|13,7|| align=right|2,622|| align=right|0,116|| align=right|28,38|| align=right|4,246||MBA||26. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56631)||2000 KV2|| align=right|13,8|| align=right|2,574|| align=right|0,145|| align=right|31,13|| align=right|4,128||MBA||26. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56632)||2000 KE7|| align=right|16,3|| align=right|2,352|| align=right|0,111|| align=right|3,29|| align=right|3,607||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56633)||2000 KY8|| align=right|17,2|| align=right|2,374|| align=right|0,055|| align=right|0,57|| align=right|3,657||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56634)||2000 KZ11|| align=right|14,7|| align=right|2,590|| align=right|0,185|| align=right|8,90|| align=right|4,167||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56635)||2000 KR12|| align=right|16,2|| align=right|2,413|| align=right|0,195|| align=right|2,35|| align=right|3,747||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56636)||2000 KA14|| align=right|15,5|| align=right|2,626|| align=right|0,116|| align=right|13,65|| align=right|4,254||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56637)||2000 KG14|| align=right|15,1|| align=right|2,863|| align=right|0,055|| align=right|5,20|| align=right|4,843||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56638)||2000 KN15|| align=right|15,7|| align=right|2,367|| align=right|0,154|| align=right|3,45|| align=right|3,640||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56639)||2000 KE19|| align=right|15,1|| align=right|2,343|| align=right|0,080|| align=right|5,71|| align=right|3,585||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56640)||2000 KZ19|| align=right|15,2|| align=right|2,533|| align=right|0,168|| align=right|1,19|| align=right|4,031||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56641)||2000 KN27|| align=right|14,6|| align=right|2,316|| align=right|0,111|| align=right|3,20|| align=right|3,524||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56642)||2000 KU29|| align=right|15,6|| align=right|2,304|| align=right|0,069|| align=right|6,18|| align=right|3,497||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56643)||2000 KY29|| align=right|15,3|| align=right|2,298|| align=right|0,143|| align=right|5,21|| align=right|3,484||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56644)||2000 KL30|| align=right|14,8|| align=right|2,319|| align=right|0,074|| align=right|6,22|| align=right|3,531||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56645)||2000 KV32|| align=right|14,3|| align=right|2,341|| align=right|0,161|| align=right|7,18|| align=right|3,582||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56646)||2000 KW32|| align=right|15,1|| align=right|2,260|| align=right|0,062|| align=right|7,03|| align=right|3,396||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56647)||2000 KG34|| align=right|15,8|| align=right|2,407|| align=right|0,139|| align=right|6,72|| align=right|3,733||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56648)||2000 KH34|| align=right|14,7|| align=right|2,603|| align=right|0,086|| align=right|10,49|| align=right|4,199||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56649)||2000 KD42|| align=right|14,9|| align=right|2,336|| align=right|0,145|| align=right|5,58|| align=right|3,570||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56650)||2000 KE42|| align=right|15,4|| align=right|2,473|| align=right|0,146|| align=right|15,30|| align=right|3,889||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56651)||2000 KH46|| align=right|16,6|| align=right|2,239|| align=right|0,136|| align=right|5,30|| align=right|3,350||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56652)||2000 KJ48|| align=right|15,1|| align=right|2,260|| align=right|0,114|| align=right|4,76|| align=right|3,397||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56653)||2000 KS48|| align=right|16,4|| align=right|2,323|| align=right|0,125|| align=right|6,05|| align=right|3,541||MBA||29. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56654)||2000 KU50|| align=right|14,9|| align=right|2,329|| align=right|0,129|| align=right|6,69|| align=right|3,553||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56655)||2000 KZ51|| align=right|16,4|| align=right|2,315|| align=right|0,097|| align=right|6,01|| align=right|3,522||MBA||23. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56656)||2000 KW52|| align=right|15,5|| align=right|2,391|| align=right|0,096|| align=right|4,15|| align=right|3,695||MBA||25. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56657)||2000 KY52|| align=right|16,2|| align=right|2,215|| align=right|0,099|| align=right|5,12|| align=right|3,297||MBA||25. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56658)||2000 KJ55|| align=right|15,7|| align=right|2,212|| align=right|0,100|| align=right|4,32|| align=right|3,290||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56659)||2000 KU55|| align=right|16,7|| align=right|2,290|| align=right|0,182|| align=right|4,35|| align=right|3,464||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56660)||2000 KO56|| align=right|15,3|| align=right|2,299|| align=right|0,065|| align=right|3,30|| align=right|3,485||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56661)||2000 KQ56|| align=right|14,6|| align=right|2,996|| align=right|0,236|| align=right|1,82|| align=right|5,185||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56662)||2000 KY56|| align=right|14,3|| align=right|2,519|| align=right|0,171|| align=right|3,75|| align=right|3,996||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56663)||2000 KF60|| align=right|15,9|| align=right|2,438|| align=right|0,163|| align=right|7,51|| align=right|3,807||MBA||25. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56664)||2000 KN60|| align=right|16,2|| align=right|2,332|| align=right|0,056|| align=right|6,31|| align=right|3,561||MBA||25. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56665)||2000 KJ62|| align=right|14,6|| align=right|2,584|| align=right|0,103|| align=right|27,94|| align=right|4,153||MBA||26. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56666)||2000 KQ64|| align=right|16,0|| align=right|2,338|| align=right|0,066|| align=right|4,01|| align=right|3,575||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56667)||2000 KF67|| align=right|14,7|| align=right|2,345|| align=right|0,182|| align=right|21,84|| align=right|3,591||MBA||31. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56668)||2000 KE69|| align=right|16,2|| align=right|2,382|| align=right|0,139|| align=right|7,02|| align=right|3,676||MBA||29. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(56669)||2000 KV71|| align=right|13,7|| align=right|2,932|| align=right|0,305|| align=right|14,21|| align=right|5,020||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56670)||2000 KW74|| align=right|15,1|| align=right|2,407|| align=right|0,133|| align=right|3,93|| align=right|3,733||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56671)||2000 KL75|| align=right|15,9|| align=right|2,418|| align=right|0,124|| align=right|7,03|| align=right|3,759||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56672)||2000 KP76|| align=right|16,0|| align=right|2,335|| align=right|0,064|| align=right|6,98|| align=right|3,568||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56673)||2000 KT76|| align=right|15,9|| align=right|2,328|| align=right|0,150|| align=right|5,27|| align=right|3,551||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56674)||2000 KS77|| align=right|15,4|| align=right|2,410|| align=right|0,041|| align=right|8,53|| align=right|3,741||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56675)||2000 KM78|| align=right|15,8|| align=right|2,373|| align=right|0,133|| align=right|6,44|| align=right|3,655||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56676)||2000 LC|| align=right|16,9|| align=right|2,383|| align=right|0,135|| align=right|2,37|| align=right|3,677||MBA||1. června 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(56677)||2000 LG1|| align=right|14,7|| align=right|2,360|| align=right|0,136|| align=right|7,76|| align=right|3,624||MBA||1. června 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(56678)||2000 LR1|| align=right|14,5|| align=right|3,073|| align=right|0,109|| align=right|8,75|| align=right|5,386||MBA||3. června 2000||Farpoint||G. Hug
|-
|(56679)||2000 LB8|| align=right|15,5|| align=right|2,279|| align=right|0,111|| align=right|5,15|| align=right|3,441||MBA||6. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56680)||2000 LM8|| align=right|13,3|| align=right|2,552|| align=right|0,227|| align=right|12,20|| align=right|4,076||MBA||6. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56681)||2000 LY8|| align=right|15,8|| align=right|2,303|| align=right|0,106|| align=right|2,34|| align=right|3,495||MBA||5. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56682)||2000 LA9|| align=right|15,4|| align=right|2,328|| align=right|0,123|| align=right|4,47|| align=right|3,551||MBA||5. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56683)||2000 LC9|| align=right|16,3|| align=right|2,391|| align=right|0,223|| align=right|1,99|| align=right|3,697||MBA||5. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56684)||2000 LV10|| align=right|15,4|| align=right|2,689|| align=right|0,199|| align=right|12,64|| align=right|4,409||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56685)||2000 LE11|| align=right|14,2|| align=right|2,540|| align=right|0,185|| align=right|12,65|| align=right|4,048||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56686)||2000 LB12|| align=right|14,3|| align=right|2,621|| align=right|0,128|| align=right|13,45|| align=right|4,242||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56687)||2000 LE12|| align=right|13,8|| align=right|2,583|| align=right|0,048|| align=right|12,60|| align=right|4,151||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56688)||2000 LM12|| align=right|14,2|| align=right|2,625|| align=right|0,243|| align=right|7,10|| align=right|4,253||MBA||5. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56689)||2000 LD14|| align=right|14,1|| align=right|2,649|| align=right|0,109|| align=right|11,73|| align=right|4,310||MBA||6. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56690)||2000 LZ14|| align=right|15,5|| align=right|2,318|| align=right|0,059|| align=right|5,46|| align=right|3,528||MBA||5. června 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(56691)||2000 LW16|| align=right|15,1|| align=right|2,573|| align=right|0,053|| align=right|15,38|| align=right|4,127||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56692)||2000 LK20|| align=right|13,5|| align=right|2,591|| align=right|0,110|| align=right|12,61|| align=right|4,170||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56693)||2000 LY20|| align=right|13,6|| align=right|2,519|| align=right|0,088|| align=right|9,51|| align=right|3,997||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56694)||2000 LC24|| align=right|14,5|| align=right|2,647|| align=right|0,209|| align=right|15,01|| align=right|4,307||MBA||1. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56695)||2000 LG26|| align=right|14,5|| align=right|2,540|| align=right|0,287|| align=right|12,70|| align=right|4,046||MBA||1. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56696)||2000 LQ26|| align=right|13,5|| align=right|2,416|| align=right|0,131|| align=right|6,76|| align=right|3,754||MBA||1. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56697)||2000 LO27|| align=right|14,1|| align=right|2,558|| align=right|0,112|| align=right|3,00|| align=right|4,092||MBA||6. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56698)||2000 LR27|| align=right|14,3|| align=right|2,580|| align=right|0,096|| align=right|14,33|| align=right|4,142||MBA||6. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56699)||2000 LJ28|| align=right|14,6|| align=right|2,678|| align=right|0,217|| align=right|6,92|| align=right|4,383||MBA||6. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56700)||2000 LL28|| align=right|13,4|| align=right|2,666|| align=right|0,103|| align=right|13,92|| align=right|4,353||MBA||6. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56701)||2000 LM28|| align=right|14,5|| align=right|2,747|| align=right|0,122|| align=right|7,80|| align=right|4,551||MBA||9. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56702)||2000 LQ28|| align=right|13,1|| align=right|3,143|| align=right|0,248|| align=right|15,75|| align=right|5,572||MBA||9. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56703)||2000 LT30|| align=right|13,9|| align=right|2,660|| align=right|0,181|| align=right|9,88|| align=right|4,338||MBA||10. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56704)||2000 LC31|| align=right|14,8|| align=right|2,418|| align=right|0,064|| align=right|9,42|| align=right|3,759||MBA||6. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56705)||2000 LL33|| align=right|14,3|| align=right|2,618|| align=right|0,193|| align=right|15,75|| align=right|4,235||MBA||4. června 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(56706)||2000 LD36|| align=right|14,9|| align=right|2,413|| align=right|0,022|| align=right|7,14|| align=right|3,748||MBA||1. června 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(56707)||2000 LY36|| align=right|14,9|| align=right|2,523|| align=right|0,166|| align=right|15,81|| align=right|4,007||MBA||11. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56708)||2000 MZ|| align=right|15,5|| align=right|2,407|| align=right|0,107|| align=right|6,98|| align=right|3,733||MBA||24. června 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(56709)||2000 MY1|| align=right|14,8|| align=right|2,779|| align=right|0,182|| align=right|8,65|| align=right|4,631||MBA||27. června 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(56710)||2000 MN2|| align=right|15,3|| align=right|2,523|| align=right|0,119|| align=right|3,33|| align=right|4,006||MBA||24. června 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(56711)||2000 MO2|| align=right|14,6|| align=right|2,690|| align=right|0,197|| align=right|13,90|| align=right|4,412||MBA||24. června 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(56712)||2000 MQ2|| align=right|16,2|| align=right|2,406|| align=right|0,159|| align=right|2,02|| align=right|3,732||MBA||25. června 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(56713)||2000 MC3|| align=right|14,9|| align=right|2,553|| align=right|0,205|| align=right|3,10|| align=right|4,080||MBA||30. června 2000||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(56714)||2000 MK3|| align=right|14,8|| align=right|3,036|| align=right|0,087|| align=right|9,94|| align=right|5,289||MBA||25. června 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(56715)||2000 MT3|| align=right|15,9|| align=right|2,303|| align=right|0,230|| align=right|1,31|| align=right|3,493||MBA||24. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56716)||2000 MZ3|| align=right|15,0|| align=right|2,249|| align=right|0,192|| align=right|8,00|| align=right|3,372||MBA||24. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56717)||2000 MS4|| align=right|15,3|| align=right|2,672|| align=right|0,162|| align=right|14,65|| align=right|4,367||MBA||25. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56718)||2000 MU4|| align=right|15,0|| align=right|2,528|| align=right|0,148|| align=right|2,57|| align=right|4,018||MBA||25. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56719)||2000 MA6|| align=right|15,5|| align=right|2,259|| align=right|0,093|| align=right|8,16|| align=right|3,395||MBA||24. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56720)||2000 NK9|| align=right|13,6|| align=right|2,997|| align=right|0,144|| align=right|10,16|| align=right|5,189||MBA||7. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56721)||2000 NY11|| align=right|15,7|| align=right|2,375|| align=right|0,057|| align=right|5,83|| align=right|3,660||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56722)||2000 NH12|| align=right|14,3|| align=right|2,522|| align=right|0,164|| align=right|14,47|| align=right|4,005||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56723)||2000 NK12|| align=right|15,1|| align=right|2,561|| align=right|0,148|| align=right|14,44|| align=right|4,098||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56724)||2000 NQ12|| align=right|15,5|| align=right|2,451|| align=right|0,137|| align=right|10,36|| align=right|3,835||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56725)||2000 NY12|| align=right|15,1|| align=right|2,618|| align=right|0,119|| align=right|4,38|| align=right|4,235||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56726)||2000 NA13|| align=right|13,9|| align=right|3,086|| align=right|0,085|| align=right|8,44|| align=right|5,421||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56727)||2000 NU13|| align=right|14,1|| align=right|3,092|| align=right|0,069|| align=right|14,84|| align=right|5,437||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56728)||2000 NZ13|| align=right|14,4|| align=right|2,976|| align=right|0,069|| align=right|8,70|| align=right|5,133||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56729)||2000 NM14|| align=right|14,2|| align=right|3,002|| align=right|0,031|| align=right|10,02|| align=right|5,201||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56730)||2000 NK15|| align=right|13,7|| align=right|2,936|| align=right|0,073|| align=right|11,20|| align=right|5,029||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56731)||2000 NP16|| align=right|15,1|| align=right|2,718|| align=right|0,127|| align=right|4,62|| align=right|4,480||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56732)||2000 NQ16|| align=right|14,6|| align=right|2,711|| align=right|0,142|| align=right|3,66|| align=right|4,464||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56733)||2000 NK17|| align=right|13,6|| align=right|3,158|| align=right|0,197|| align=right|5,66|| align=right|5,611||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56734)||2000 NM17|| align=right|13,2|| align=right|3,175|| align=right|0,136|| align=right|16,08|| align=right|5,657||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56735)||2000 NB18|| align=right|14,6|| align=right|2,549|| align=right|0,175|| align=right|3,84|| align=right|4,069||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56736)||2000 NX19|| align=right|16,2|| align=right|2,553|| align=right|0,122|| align=right|2,36|| align=right|4,079||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56737)||2000 NS20|| align=right|14,7|| align=right|2,750|| align=right|0,116|| align=right|11,84|| align=right|4,560||MBA||6. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56738)||2000 NV20|| align=right|15,1|| align=right|2,680|| align=right|0,020|| align=right|10,90|| align=right|4,387||MBA||6. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56739)||2000 NG21|| align=right|13,8|| align=right|2,680|| align=right|0,168|| align=right|12,28|| align=right|4,387||MBA||7. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56740)||2000 NC23|| align=right|13,5|| align=right|2,575|| align=right|0,037|| align=right|27,68|| align=right|4,132||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56741)||2000 ND24|| align=right|15,1|| align=right|2,996|| align=right|0,125|| align=right|2,09|| align=right|5,185||MBA||5. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(56742)||2000 NB25|| align=right|14,9|| align=right|2,985|| align=right|0,131|| align=right|8,44|| align=right|5,158||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56743)||2000 ND26|| align=right|14,5|| align=right|2,626|| align=right|0,071|| align=right|11,04|| align=right|4,254||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56744)||2000 NN26|| align=right|14,2|| align=right|3,020|| align=right|0,082|| align=right|8,73|| align=right|5,248||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56745)||2000 NU26|| align=right|13,7|| align=right|3,064|| align=right|0,107|| align=right|8,23|| align=right|5,362||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56746)||2000 OO2|| align=right|14,2|| align=right|2,679|| align=right|0,108|| align=right|15,37|| align=right|4,383||MBA||27. července 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(56747)||2000 OD4|| align=right|13,6|| align=right|3,069|| align=right|0,118|| align=right|8,61|| align=right|5,375||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56748)||2000 OF4|| align=right|15,5|| align=right|2,583|| align=right|0,214|| align=right|9,62|| align=right|4,152||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56749)||2000 OJ4|| align=right|14,1|| align=right|3,088|| align=right|0,082|| align=right|9,32|| align=right|5,426||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56750)||2000 OT4|| align=right|14,2|| align=right|2,603|| align=right|0,165|| align=right|12,46|| align=right|4,199||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56751)||2000 OU4|| align=right|14,4|| align=right|3,143|| align=right|0,093|| align=right|9,28|| align=right|5,571||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56752)||2000 OA5|| align=right|13,3|| align=right|3,168|| align=right|0,186|| align=right|12,67|| align=right|5,637||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56753)||2000 OG6|| align=right|15,1|| align=right|2,543|| align=right|0,160|| align=right|6,32|| align=right|4,055||MBA||29. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56754)||2000 OP10|| align=right|16,0|| align=right|2,529|| align=right|0,175|| align=right|1,14|| align=right|4,020||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56755)||2000 OT12|| align=right|16,2|| align=right|2,413|| align=right|0,161|| align=right|1,82|| align=right|3,747||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56756)||2000 OW14|| align=right|14,5|| align=right|2,694|| align=right|0,026|| align=right|10,54|| align=right|4,420||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56757)||2000 OQ17|| align=right|14,8|| align=right|2,586|| align=right|0,226|| align=right|4,71|| align=right|4,158||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56758)||2000 OU17|| align=right|14,5|| align=right|2,644|| align=right|0,191|| align=right|12,99|| align=right|4,299||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56759)||2000 OU18|| align=right|14,8|| align=right|2,689|| align=right|0,187|| align=right|3,28|| align=right|4,409||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56760)||2000 OY18|| align=right|14,7|| align=right|2,654|| align=right|0,086|| align=right|14,45|| align=right|4,323||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56761)||2000 OH19|| align=right|15,4|| align=right|2,437|| align=right|0,189|| align=right|4,40|| align=right|3,804||MBA||29. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56762)||2000 OB23|| align=right|15,1|| align=right|2,578|| align=right|0,199|| align=right|4,49|| align=right|4,140||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56763)||2000 OC23|| align=right|14,6|| align=right|2,380|| align=right|0,226|| align=right|9,45|| align=right|3,672||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56764)||2000 ON24|| align=right|13,2|| align=right|3,173|| align=right|0,142|| align=right|13,98|| align=right|5,651||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56765)||2000 OD25|| align=right|15,2|| align=right|2,740|| align=right|0,158|| align=right|3,22|| align=right|4,534||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56766)||2000 OK25|| align=right|13,9|| align=right|2,765|| align=right|0,183|| align=right|14,10|| align=right|4,598||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56767)||2000 OP26|| align=right|15,0|| align=right|2,549|| align=right|0,161|| align=right|6,17|| align=right|4,070||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56768)||2000 OS27|| align=right|13,1|| align=right|3,150|| align=right|0,197|| align=right|14,58|| align=right|5,589||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56769)||2000 OE28|| align=right|14,0|| align=right|2,651|| align=right|0,162|| align=right|13,85|| align=right|4,316||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56770)||2000 OA30|| align=right|15,8|| align=right|2,470|| align=right|0,114|| align=right|7,08|| align=right|3,881||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56771)||2000 OS30|| align=right|15,0|| align=right|2,785|| align=right|0,081|| align=right|7,85|| align=right|4,646||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56772)||2000 OW30|| align=right|13,9|| align=right|3,118|| align=right|0,206|| align=right|11,07|| align=right|5,505||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56773)||2000 OO35|| align=right|13,6|| align=right|2,996|| align=right|0,128|| align=right|11,66|| align=right|5,184||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56774)||2000 OH37|| align=right|13,9|| align=right|2,977|| align=right|0,091|| align=right|9,62|| align=right|5,137||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56775)||2000 OU37|| align=right|14,9|| align=right|2,597|| align=right|0,186|| align=right|13,70|| align=right|4,186||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56776)||2000 OQ38|| align=right|14,7|| align=right|2,550|| align=right|0,156|| align=right|13,30|| align=right|4,071||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56777)||2000 OC39|| align=right|14,4|| align=right|2,709|| align=right|0,305|| align=right|13,64|| align=right|4,459||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56778)||2000 OM39|| align=right|14,5|| align=right|2,578|| align=right|0,207|| align=right|9,43|| align=right|4,140||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56779)||2000 OH41|| align=right|15,6|| align=right|2,624|| align=right|0,105|| align=right|12,27|| align=right|4,249||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56780)||2000 OJ43|| align=right|14,5|| align=right|2,623|| align=right|0,142|| align=right|14,45|| align=right|4,248||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56781)||2000 OT43|| align=right|13,6|| align=right|3,184|| align=right|0,209|| align=right|13,79|| align=right|5,682||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56782)||2000 OC46|| align=right|14,7|| align=right|2,640|| align=right|0,140|| align=right|8,57|| align=right|4,290||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56783)||2000 OG51|| align=right|14,5|| align=right|2,756|| align=right|0,117|| align=right|11,67|| align=right|4,575||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56784)||2000 OH53|| align=right|13,6|| align=right|3,041|| align=right|0,122|| align=right|8,87|| align=right|5,303||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56785)||2000 OS53|| align=right|14,3|| align=right|2,550|| align=right|0,281|| align=right|10,92|| align=right|4,072||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56786)||2000 OX53|| align=right|15,2|| align=right|2,551|| align=right|0,058|| align=right|13,28|| align=right|4,074||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56787)||2000 OZ53|| align=right|14,9|| align=right|3,011|| align=right|0,099|| align=right|8,68|| align=right|5,225||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56788)||2000 OA54|| align=right|14,6|| align=right|3,014|| align=right|0,187|| align=right|11,89|| align=right|5,231||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56789)||2000 OU54|| align=right|14,9|| align=right|3,052|| align=right|0,111|| align=right|2,31|| align=right|5,331||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56790)||2000 OZ55|| align=right|14,6|| align=right|2,734|| align=right|0,057|| align=right|4,60|| align=right|4,519||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56791)||2000 OH56|| align=right|14,8|| align=right|2,774|| align=right|0,114|| align=right|11,77|| align=right|4,620||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56792)||2000 OP56|| align=right|15,8|| align=right|2,423|| align=right|0,165|| align=right|3,84|| align=right|3,770||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56793)||2000 OB60|| align=right|15,1|| align=right|2,666|| align=right|0,079|| align=right|15,18|| align=right|4,351||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56794)||2000 OO60|| align=right|13,9|| align=right|3,198|| align=right|0,142|| align=right|5,38|| align=right|5,718||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56795)||2000 OE67|| align=right|16,1|| align=right|2,979|| align=right|0,090|| align=right|0,58|| align=right|5,140||MBA||31. července 2000||Cerro Tololo||M. W. Buie
|-
|(56796)||2000 PT|| align=right|15,0|| align=right|2,608|| align=right|0,054|| align=right|4,07|| align=right|4,211||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56797)||2000 PC2|| align=right|14,9|| align=right|2,406|| align=right|0,165|| align=right|6,16|| align=right|3,732||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56798)||2000 PW3|| align=right|15,3|| align=right|2,592|| align=right|0,055|| align=right|9,89|| align=right|4,172||MBA||3. srpna 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(56799)||2000 PN4|| align=right|15,4|| align=right|2,663|| align=right|0,177|| align=right|5,26|| align=right|4,345||MBA||2. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56800)||2000 PO4|| align=right|14,3|| align=right|2,627|| align=right|0,148|| align=right|15,27|| align=right|4,257||MBA||3. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56801)||2000 PF9|| align=right|14,6|| align=right|3,180|| align=right|0,126|| align=right|25,23|| align=right|5,669||MBA||6. srpna 2000||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(56802)||2000 PZ9|| align=right|15,0|| align=right|2,578|| align=right|0,209|| align=right|10,09|| align=right|4,138||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56803)||2000 PA11|| align=right|14,5|| align=right|2,440|| align=right|0,205|| align=right|13,97|| align=right|3,812||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56804)||2000 PP12|| align=right|14,4|| align=right|3,067|| align=right|0,099|| align=right|10,53|| align=right|5,372||MBA||3. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56805)||2000 PR12|| align=right|14,7|| align=right|3,017|| align=right|0,107|| align=right|9,73|| align=right|5,240||MBA||3. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56806)||2000 PM14|| align=right|16,2|| align=right|2,671|| align=right|0,059|| align=right|2,25|| align=right|4,365||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56807)||2000 PR14|| align=right|16,4|| align=right|2,627|| align=right|0,127|| align=right|3,50|| align=right|4,257||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56808)||2000 PO15|| align=right|15,5|| align=right|2,870|| align=right|0,066|| align=right|1,64|| align=right|4,862||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56809)||2000 PE16|| align=right|14,4|| align=right|3,101|| align=right|0,157|| align=right|1,73|| align=right|5,460||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56810)||2000 PU16|| align=right|15,6|| align=right|2,979|| align=right|0,056|| align=right|11,23|| align=right|5,141||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56811)||2000 PG19|| align=right|13,5|| align=right|2,968|| align=right|0,060|| align=right|9,89|| align=right|5,112||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56812)||2000 PM21|| align=right|15,0|| align=right|2,693|| align=right|0,127|| align=right|6,01|| align=right|4,419||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56813)||2000 PN22|| align=right|14,0|| align=right|2,681|| align=right|0,143|| align=right|15,07|| align=right|4,390||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56814)||2000 PD29|| align=right|15,3|| align=right|2,554|| align=right|0,023|| align=right|9,78|| align=right|4,081||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56815)||2000 PS29|| align=right|13,6|| align=right|3,146|| align=right|0,006|| align=right|11,19|| align=right|5,580||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56816)||2000 QQ|| align=right|15,5|| align=right|2,731|| align=right|0,184|| align=right|4,04|| align=right|4,513||MBA||21. srpna 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(56817)||2000 QF1|| align=right|15,2|| align=right|2,407|| align=right|0,269|| align=right|21,14|| align=right|3,734||MBA||23. srpna 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(56818)||2000 QV3|| align=right|14,5|| align=right|3,070|| align=right|0,082|| align=right|8,93|| align=right|5,378||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56819)||2000 QQ5|| align=right|15,0|| align=right|3,059|| align=right|0,096|| align=right|9,14|| align=right|5,351||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56820)||2000 QK8|| align=right|12,6|| align=right|2,993|| align=right|0,056|| align=right|9,55|| align=right|5,177||MBA||26. srpna 2000||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(56821)||2000 QC11|| align=right|16,8|| align=right|2,437|| align=right|0,149|| align=right|1,24|| align=right|3,803||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56822)||2000 QR12|| align=right|14,8|| align=right|2,893|| align=right|0,080|| align=right|1,87|| align=right|4,919||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56823)||2000 QZ12|| align=right|15,0|| align=right|2,719|| align=right|0,010|| align=right|4,84|| align=right|4,482||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56824)||2000 QA13|| align=right|15,1|| align=right|2,883|| align=right|0,075|| align=right|1,82|| align=right|4,895||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56825)||2000 QA14|| align=right|15,9|| align=right|2,620|| align=right|0,064|| align=right|2,93|| align=right|4,240||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56826)||2000 QA25|| align=right|14,4|| align=right|2,645|| align=right|0,204|| align=right|12,45|| align=right|4,301||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56827)||2000 QB28|| align=right|13,7|| align=right|3,135|| align=right|0,108|| align=right|20,14|| align=right|5,549||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56828)||2000 QE28|| align=right|14,7|| align=right|3,077|| align=right|0,149|| align=right|5,46|| align=right|5,397||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56829)||2000 QL28|| align=right|15,1|| align=right|2,946|| align=right|0,083|| align=right|2,96|| align=right|5,056||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56830)||2000 QT29|| align=right|14,3|| align=right|3,015|| align=right|0,145|| align=right|12,08|| align=right|5,233||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56831)||2000 QZ30|| align=right|14,2|| align=right|2,981|| align=right|0,113|| align=right|11,80|| align=right|5,147||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56832)||2000 QM31|| align=right|14,6|| align=right|2,752|| align=right|0,203|| align=right|9,62|| align=right|4,564||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56833)||2000 QN33|| align=right|13,1|| align=right|3,194|| align=right|0,130|| align=right|14,17|| align=right|5,709||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56834)||2000 QO35|| align=right|14,6|| align=right|2,757|| align=right|0,093|| align=right|8,11|| align=right|4,577||MBA||28. srpna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(56835)||2000 QM36|| align=right|14,8|| align=right|2,587|| align=right|0,096|| align=right|11,66|| align=right|4,161||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56836)||2000 QK39|| align=right|15,3|| align=right|2,984|| align=right|0,056|| align=right|9,47|| align=right|5,155||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56837)||2000 QX39|| align=right|14,3|| align=right|3,021|| align=right|0,163|| align=right|10,14|| align=right|5,250||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56838)||2000 QK40|| align=right|14,6|| align=right|2,811|| align=right|0,075|| align=right|3,74|| align=right|4,712||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56839)||2000 QM40|| align=right|15,4|| align=right|2,802|| align=right|0,058|| align=right|5,24|| align=right|4,689||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56840)||2000 QW41|| align=right|15,5|| align=right|2,648|| align=right|0,151|| align=right|11,08|| align=right|4,307||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56841)||2000 QS42|| align=right|14,3|| align=right|3,068|| align=right|0,042|| align=right|9,40|| align=right|5,373||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56842)||2000 QJ44|| align=right|15,7|| align=right|2,364|| align=right|0,163|| align=right|8,42|| align=right|3,635||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56843)||2000 QK45|| align=right|15,6|| align=right|2,878|| align=right|0,022|| align=right|6,51|| align=right|4,883||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56844)||2000 QP45|| align=right|15,2|| align=right|2,529|| align=right|0,172|| align=right|3,95|| align=right|4,022||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56845)||2000 QL50|| align=right|15,2|| align=right|2,660|| align=right|0,211|| align=right|4,40|| align=right|4,338||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56846)||2000 QF53|| align=right|15,0|| align=right|2,984|| align=right|0,074|| align=right|12,36|| align=right|5,153||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56847)||2000 QB59|| align=right|14,9|| align=right|2,732|| align=right|0,047|| align=right|9,51|| align=right|4,515||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56848)||2000 QC59|| align=right|15,1|| align=right|2,630|| align=right|0,215|| align=right|4,74|| align=right|4,265||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56849)||2000 QH61|| align=right|14,3|| align=right|2,625|| align=right|0,231|| align=right|10,33|| align=right|4,253||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56850)||2000 QT61|| align=right|14,6|| align=right|3,111|| align=right|0,067|| align=right|13,28|| align=right|5,487||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56851)||2000 QU64|| align=right|14,2|| align=right|2,973|| align=right|0,118|| align=right|12,55|| align=right|5,124||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56852)||2000 QP65|| align=right|14,7|| align=right|2,855|| align=right|0,071|| align=right|13,89|| align=right|4,822||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56853)||2000 QQ67|| align=right|14,0|| align=right|2,991|| align=right|0,046|| align=right|11,90|| align=right|5,172||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56854)||2000 QL71|| align=right|15,0|| align=right|3,152|| align=right|0,026|| align=right|10,51|| align=right|5,595||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56855)||2000 QJ73|| align=right|14,0|| align=right|2,988|| align=right|0,071|| align=right|10,92|| align=right|5,165||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56856)||2000 QM73|| align=right|15,5|| align=right|2,724|| align=right|0,065|| align=right|13,53|| align=right|4,496||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56857)||2000 QS75|| align=right|14,5|| align=right|3,146|| align=right|0,089|| align=right|21,79|| align=right|5,579||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56858)||2000 QZ77|| align=right|15,9|| align=right|2,619|| align=right|0,172|| align=right|3,29|| align=right|4,238||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56859)||2000 QA82|| align=right|14,5|| align=right|3,077|| align=right|0,076|| align=right|9,13|| align=right|5,398||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56860)||2000 QP85|| align=right|14,4|| align=right|2,753|| align=right|0,145|| align=right|9,15|| align=right|4,568||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56861)||2000 QW86|| align=right|14,9|| align=right|3,058|| align=right|0,148|| align=right|10,03|| align=right|5,345||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56862)||2000 QS90|| align=right|13,5|| align=right|3,127|| align=right|0,195|| align=right|20,64|| align=right|5,529||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56863)||2000 QZ90|| align=right|14,5|| align=right|2,938|| align=right|0,110|| align=right|4,27|| align=right|5,036||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56864)||2000 QG91|| align=right|13,3|| align=right|3,113|| align=right|0,208|| align=right|26,68|| align=right|5,491||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56865)||2000 QY91|| align=right|14,3|| align=right|3,227|| align=right|0,066|| align=right|21,96|| align=right|5,796||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56866)||2000 QN94|| align=right|13,5|| align=right|3,219|| align=right|0,115|| align=right|15,56|| align=right|5,774||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56867)||2000 QL97|| align=right|14,2|| align=right|3,168|| align=right|0,143|| align=right|7,92|| align=right|5,637||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56868)||2000 QT101|| align=right|13,2|| align=right|3,178|| align=right|0,143|| align=right|23,52|| align=right|5,664||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56869)||2000 QS102|| align=right|14,2|| align=right|3,094|| align=right|0,157|| align=right|15,15|| align=right|5,441||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56870)||2000 QL104|| align=right|14,1|| align=right|2,970|| align=right|0,014|| align=right|11,24|| align=right|5,119||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56871)||2000 QB108|| align=right|14,3|| align=right|3,185|| align=right|0,164|| align=right|4,77|| align=right|5,684||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56872)||2000 QD109|| align=right|14,7|| align=right|3,076|| align=right|0,026|| align=right|11,01|| align=right|5,395||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56873)||2000 QG110|| align=right|14,8|| align=right|2,665|| align=right|0,144|| align=right|10,74|| align=right|4,349||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56874)||2000 QX110|| align=right|13,9|| align=right|3,115|| align=right|0,156|| align=right|27,86|| align=right|5,498||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56875)||2000 QE111|| align=right|15,3|| align=right|3,069|| align=right|0,108|| align=right|1,82|| align=right|5,374||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56876)||2000 QN111|| align=right|14,8|| align=right|2,608|| align=right|0,106|| align=right|15,26|| align=right|4,211||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56877)||2000 QA113|| align=right|14,9|| align=right|3,041|| align=right|0,034|| align=right|9,64|| align=right|5,302||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56878)||2000 QT115|| align=right|14,9|| align=right|3,021|| align=right|0,101|| align=right|4,26|| align=right|5,250||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56879)||2000 QW118|| align=right|14,4|| align=right|3,038|| align=right|0,145|| align=right|7,97|| align=right|5,293||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56880)||2000 QS120|| align=right|13,6|| align=right|3,071|| align=right|0,065|| align=right|8,53|| align=right|5,381||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56881)||2000 QE122|| align=right|13,9|| align=right|3,417|| align=right|0,122|| align=right|14,87|| align=right|6,317||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56882)||2000 QT122|| align=right|14,4|| align=right|2,529|| align=right|0,165|| align=right|10,70|| align=right|4,020||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56883)||2000 QH125|| align=right|14,1|| align=right|3,082|| align=right|0,079|| align=right|9,23|| align=right|5,410||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56884)||2000 QK125|| align=right|14,4|| align=right|3,211|| align=right|0,066|| align=right|9,89|| align=right|5,752||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56885)||2000 QP127|| align=right|12,9|| align=right|3,201|| align=right|0,234|| align=right|14,33|| align=right|5,725||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56886)||2000 QG131|| align=right|15,4|| align=right|2,806|| align=right|0,071|| align=right|2,87|| align=right|4,700||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56887)||2000 QZ131|| align=right|16,3|| align=right|2,357|| align=right|0,131|| align=right|3,90|| align=right|3,619||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56888)||2000 QG134|| align=right|14,2|| align=right|3,084|| align=right|0,124|| align=right|12,05|| align=right|5,415||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56889)||2000 QC137|| align=right|14,1|| align=right|3,220|| align=right|0,154|| align=right|6,04|| align=right|5,777||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56890)||2000 QM137|| align=right|14,4|| align=right|3,008|| align=right|0,066|| align=right|8,33|| align=right|5,216||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56891)||2000 QH139|| align=right|14,3|| align=right|2,689|| align=right|0,107|| align=right|12,94|| align=right|4,409||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56892)||2000 QB142|| align=right|14,5|| align=right|2,997|| align=right|0,094|| align=right|9,95|| align=right|5,187||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56893)||2000 QD145|| align=right|15,2|| align=right|2,666|| align=right|0,169|| align=right|13,24|| align=right|4,353||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56894)||2000 QP145|| align=right|15,1|| align=right|2,985|| align=right|0,156|| align=right|4,22|| align=right|5,157||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56895)||2000 QS149|| align=right|14,7|| align=right|3,005|| align=right|0,111|| align=right|9,65|| align=right|5,207||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56896)||2000 QN155|| align=right|15,1|| align=right|2,661|| align=right|0,175|| align=right|11,81|| align=right|4,341||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56897)||2000 QC158|| align=right|14,4|| align=right|3,082|| align=right|0,071|| align=right|8,64|| align=right|5,409||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56898)||2000 QH158|| align=right|15,5|| align=right|3,086|| align=right|0,037|| align=right|8,11|| align=right|5,420||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56899)||2000 QO158|| align=right|14,3|| align=right|2,644|| align=right|0,075|| align=right|10,03|| align=right|4,300||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56900)||2000 QR161|| align=right|14,8|| align=right|2,972|| align=right|0,088|| align=right|8,58|| align=right|5,122||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56901)||2000 QR162|| align=right|15,1|| align=right|3,000|| align=right|0,084|| align=right|10,89|| align=right|5,195||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56902)||2000 QT164|| align=right|14,4|| align=right|3,049|| align=right|0,033|| align=right|10,13|| align=right|5,324||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56903)||2000 QR170|| align=right|13,9|| align=right|3,064|| align=right|0,036|| align=right|8,92|| align=right|5,364||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56904)||2000 QP171|| align=right|14,9|| align=right|2,636|| align=right|0,121|| align=right|13,77|| align=right|4,278||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56905)||2000 QB176|| align=right|15,0|| align=right|2,587|| align=right|0,181|| align=right|10,54|| align=right|4,160||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56906)||2000 QY184|| align=right|14,1|| align=right|3,199|| align=right|0,090|| align=right|14,91|| align=right|5,721||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56907)||2000 QJ185|| align=right|13,3|| align=right|3,043|| align=right|0,132|| align=right|10,30|| align=right|5,307||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56908)||2000 QX185|| align=right|15,3|| align=right|2,562|| align=right|0,163|| align=right|3,98|| align=right|4,100||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56909)||2000 QP190|| align=right|14,6|| align=right|3,214|| align=right|0,144|| align=right|12,91|| align=right|5,762||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56910)||2000 QJ192|| align=right|13,6|| align=right|3,065|| align=right|0,059|| align=right|10,83|| align=right|5,366||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56911)||2000 QY192|| align=right|13,4|| align=right|3,086|| align=right|0,049|| align=right|9,34|| align=right|5,419||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56912)||2000 QH195|| align=right|14,8|| align=right|2,787|| align=right|0,045|| align=right|3,66|| align=right|4,653||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56913)||2000 QS200|| align=right|14,7|| align=right|2,980|| align=right|0,073|| align=right|10,01|| align=right|5,144||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56914)||2000 QP203|| align=right|15,0|| align=right|2,958|| align=right|0,082|| align=right|3,70|| align=right|5,086||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56915)||2000 QW206|| align=right|14,4|| align=right|2,691|| align=right|0,167|| align=right|12,59|| align=right|4,413||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56916)||2000 QU210|| align=right|16,1|| align=right|3,217|| align=right|0,123|| align=right|6,16|| align=right|5,768||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56917)||2000 QO221|| align=right|13,8|| align=right|3,085|| align=right|0,091|| align=right|17,01|| align=right|5,417||MBA||21. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56918)||2000 QQ230|| align=right|14,1|| align=right|3,108|| align=right|0,047|| align=right|21,89|| align=right|5,478||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56919)||2000 QF251|| align=right|14,7|| align=right|3,072|| align=right|0,098|| align=right|11,81|| align=right|5,384||MBA||21. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56920)||2000 RA1|| align=right|13,9|| align=right|3,161|| align=right|0,060|| align=right|21,50|| align=right|5,620||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56921)||2000 RW3|| align=right|13,6|| align=right|3,020|| align=right|0,098|| align=right|9,70|| align=right|5,249||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56922)||2000 RE15|| align=right|13,5|| align=right|3,065|| align=right|0,079|| align=right|8,97|| align=right|5,365||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56923)||2000 RB19|| align=right|14,0|| align=right|3,033|| align=right|0,083|| align=right|10,64|| align=right|5,281||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56924)||2000 RJ20|| align=right|13,9|| align=right|3,216|| align=right|0,134|| align=right|11,00|| align=right|5,767||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56925)||2000 RG21|| align=right|14,5|| align=right|2,675|| align=right|0,146|| align=right|12,20|| align=right|4,375||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56926)||2000 RX21|| align=right|14,0|| align=right|2,939|| align=right|0,078|| align=right|10,04|| align=right|5,039||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56927)||2000 RT22|| align=right|14,5|| align=right|3,036|| align=right|0,046|| align=right|10,12|| align=right|5,290||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56928)||2000 RF27|| align=right|13,6|| align=right|3,188|| align=right|0,091|| align=right|12,93|| align=right|5,690||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56929)||2000 RY27|| align=right|15,3|| align=right|3,055|| align=right|0,061|| align=right|11,71|| align=right|5,338||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56930)||2000 RY28|| align=right|13,4|| align=right|2,981|| align=right|0,110|| align=right|9,72|| align=right|5,146||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56931)||2000 RM32|| align=right|14,9|| align=right|3,046|| align=right|0,014|| align=right|5,78|| align=right|5,314||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56932)||2000 RT40|| align=right|13,1|| align=right|3,140|| align=right|0,138|| align=right|27,57|| align=right|5,562||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56933)||2000 RZ40|| align=right|14,0|| align=right|2,628|| align=right|0,197|| align=right|13,31|| align=right|4,260||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56934)||2000 RE41|| align=right|13,8|| align=right|2,993|| align=right|0,017|| align=right|8,70|| align=right|5,176||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56935)||2000 RU41|| align=right|14,0|| align=right|3,141|| align=right|0,118|| align=right|6,92|| align=right|5,566||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56936)||2000 RW53|| align=right|13,5|| align=right|3,174|| align=right|0,077|| align=right|15,36|| align=right|5,654||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56937)||2000 RD64|| align=right|14,2|| align=right|2,811|| align=right|0,159|| align=right|12,59|| align=right|4,711||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56938)||2000 RO65|| align=right|13,5|| align=right|2,705|| align=right|0,124|| align=right|13,41|| align=right|4,447||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56939)||2000 RC68|| align=right|13,8|| align=right|3,202|| align=right|0,162|| align=right|11,81|| align=right|5,728||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56940)||2000 RG70|| align=right|14,6|| align=right|2,779|| align=right|0,106|| align=right|9,15|| align=right|4,631||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56941)||2000 RQ73|| align=right|14,9|| align=right|2,728|| align=right|0,220|| align=right|12,45|| align=right|4,504||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56942)||2000 RL75|| align=right|13,3|| align=right|3,173|| align=right|0,087|| align=right|8,20|| align=right|5,650||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56943)||2000 RF76|| align=right|14,4|| align=right|3,152|| align=right|0,180|| align=right|2,11|| align=right|5,595||MBA||4. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56944)||2000 RS85|| align=right|13,9|| align=right|3,175|| align=right|0,102|| align=right|7,97|| align=right|5,657||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56945)||2000 RG88|| align=right|14,7|| align=right|2,650|| align=right|0,093|| align=right|3,27|| align=right|4,313||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56946)||2000 RZ88|| align=right|14,4|| align=right|3,164|| align=right|0,164|| align=right|26,72|| align=right|5,628||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56947)||2000 RZ93|| align=right|15,5|| align=right|2,989|| align=right|0,103|| align=right|13,57|| align=right|5,166||MBA||4. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(56948)||2000 RR98|| align=right|13,6|| align=right|3,148|| align=right|0,030|| align=right|21,61|| align=right|5,584||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56949)||2000 RQ100|| align=right|14,1|| align=right|3,090|| align=right|0,215|| align=right|14,71|| align=right|5,432||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56950)||2000 SA2|| align=right|14,2|| align=right|2,301|| align=right|0,281|| align=right|22,09|| align=right|3,489||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56951)||2000 SK2|| align=right|11,9|| align=right|5,154|| align=right|0,023|| align=right|13,40|| align=right|11,70||JUT||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56952)||2000 SU3|| align=right|13,9|| align=right|2,936|| align=right|0,065|| align=right|13,13|| align=right|5,029||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56953)||2000 SN6|| align=right|13,4|| align=right|3,139|| align=right|0,066|| align=right|23,87|| align=right|5,561||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56954)||2000 SF7|| align=right|13,8|| align=right|2,786|| align=right|0,141|| align=right|13,77|| align=right|4,649||MBA||24. září 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(56955)||2000 ST14|| align=right|13,7|| align=right|2,628|| align=right|0,053|| align=right|15,26|| align=right|4,259||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56956)||2000 SH19|| align=right|14,4|| align=right|3,110|| align=right|0,115|| align=right|11,13|| align=right|5,484||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56957)||2000 SY20|| align=right|13,4|| align=right|2,788|| align=right|0,081|| align=right|11,95|| align=right|4,655||MBA||24. září 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(56958)||2000 ST28|| align=right|13,8|| align=right|3,176|| align=right|0,039|| align=right|13,08|| align=right|5,659||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56959)||2000 SU45|| align=right|14,5|| align=right|2,766|| align=right|0,109|| align=right|12,92|| align=right|4,601||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56960)||2000 SN46|| align=right|13,8|| align=right|3,157|| align=right|0,141|| align=right|15,16|| align=right|5,609||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56961)||2000 SR60|| align=right|15,3|| align=right|2,861|| align=right|0,103|| align=right|1,53|| align=right|4,838||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56962)||2000 SW65|| align=right|12,5|| align=right|5,282|| align=right|0,083|| align=right|15,19|| align=right|12,14||JUT||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56963)||2000 SX68|| align=right|14,4|| align=right|2,869|| align=right|0,171|| align=right|0,52|| align=right|4,858||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56964)||2000 SY79|| align=right|15,0|| align=right|2,884|| align=right|0,109|| align=right|4,03|| align=right|4,896||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56965)||2000 SJ83|| align=right|14,9|| align=right|3,210|| align=right|0,054|| align=right|11,48|| align=right|5,751||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56966)||2000 ST86|| align=right|15,2|| align=right|2,662|| align=right|0,228|| align=right|5,26|| align=right|4,343||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56967)||2000 SG91|| align=right|13,6|| align=right|3,098|| align=right|0,103|| align=right|14,76|| align=right|5,453||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56968)||2000 SA92|| align=right|11,7|| align=right|5,227|| align=right|0,038|| align=right|14,41|| align=right|11,95||JUT||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56969)||2000 SW106|| align=right|14,3|| align=right|3,066|| align=right|0,128|| align=right|4,63|| align=right|5,368||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56970)||2000 SJ111|| align=right|14,1|| align=right|3,142|| align=right|0,163|| align=right|10,69|| align=right|5,570||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56971)||2000 SG120|| align=right|14,0|| align=right|3,152|| align=right|0,211|| align=right|2,58|| align=right|5,596||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56972)||2000 SP140|| align=right|14,7|| align=right|2,791|| align=right|0,112|| align=right|8,94|| align=right|4,663||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56973)||2000 SA142|| align=right|14,5|| align=right|3,176|| align=right|0,051|| align=right|9,75|| align=right|5,659||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56974)||2000 SS142|| align=right|13,3|| align=right|3,475|| align=right|0,085|| align=right|8,86|| align=right|6,477||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56975)||2000 SP161|| align=right|13,7|| align=right|3,362|| align=right|0,084|| align=right|9,86|| align=right|6,164||MBA||19. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(56976)||2000 SS161|| align=right|11,2|| align=right|5,245|| align=right|0,036|| align=right|13,24|| align=right|12,01||JUT||20. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(56977)||2000 SB173|| align=right|14,6|| align=right|2,564|| align=right|0,223|| align=right|18,51|| align=right|4,105||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56978)||2000 SR173|| align=right|13,2|| align=right|3,158|| align=right|0,113|| align=right|21,47|| align=right|5,612||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56979)||2000 SB175|| align=right|14,1|| align=right|3,255|| align=right|0,036|| align=right|13,54|| align=right|5,872||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56980)||2000 SS177|| align=right|13,9|| align=right|3,212|| align=right|0,138|| align=right|12,56|| align=right|5,757||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56981)||2000 SQ182|| align=right|13,5|| align=right|3,100|| align=right|0,089|| align=right|15,10|| align=right|5,457||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56982)||2000 SE189|| align=right|13,9|| align=right|3,939|| align=right|0,220|| align=right|8,42|| align=right|7,815||HLD||22. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(56983)||2000 SF190|| align=right|14,8|| align=right|3,179|| align=right|0,061|| align=right|13,33|| align=right|5,666||MBA||23. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(56984)||2000 SX193|| align=right|14,7|| align=right|3,108|| align=right|0,080|| align=right|10,34|| align=right|5,478||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56985)||2000 SR202|| align=right|14,2|| align=right|3,980|| align=right|0,185|| align=right|3,48|| align=right|7,940||HLD||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56986)||2000 SR210|| align=right|13,2|| align=right|3,071|| align=right|0,132|| align=right|9,98|| align=right|5,382||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56987)||2000 SR211|| align=right|13,6|| align=right|3,370|| align=right|0,055|| align=right|12,47|| align=right|6,185||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56988)||2000 SV241|| align=right|14,0|| align=right|3,001|| align=right|0,051|| align=right|9,07|| align=right|5,198||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56989)||2000 SS242|| align=right|14,7|| align=right|2,934|| align=right|0,073|| align=right|3,21|| align=right|5,024||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56990)||2000 SZ242|| align=right|13,9|| align=right|2,919|| align=right|0,030|| align=right|7,30|| align=right|4,987||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56991)||2000 SB282|| align=right|14,0|| align=right|3,095|| align=right|0,067|| align=right|9,34|| align=right|5,445||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56992)||2000 SM286|| align=right|12,9|| align=right|3,225|| align=right|0,166|| align=right|20,30|| align=right|5,792||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56993)||2000 SA291|| align=right|14,4|| align=right|3,127|| align=right|0,102|| align=right|4,22|| align=right|5,529||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56994)||2000 SR292|| align=right|13,8|| align=right|3,165|| align=right|0,057|| align=right|15,20|| align=right|5,629||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56995)||2000 SU299|| align=right|15,1|| align=right|3,165|| align=right|0,084|| align=right|13,06|| align=right|5,631||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56996)||2000 SP307|| align=right|13,1|| align=right|3,960|| align=right|0,172|| align=right|7,30|| align=right|7,879||HLD||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56997)||2000 SV309|| align=right|13,5|| align=right|3,172|| align=right|0,139|| align=right|26,69|| align=right|5,650||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56998)||2000 SA310|| align=right|14,2|| align=right|3,108|| align=right|0,112|| align=right|20,41|| align=right|5,479||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(56999)||2000 SD317|| align=right|14,9|| align=right|3,111|| align=right|0,025|| align=right|14,48|| align=right|5,485||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(57000)||2000 SJ319|| align=right|13,1|| align=right|3,246|| align=right|0,114|| align=right|16,76|| align=right|5,848||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek